Das Tensorprodukt ist ein universelles Objekt der multilinearen Algebra und somit ein vielseitiger Begriff der Mathematik: In der linearen Algebra und in der Differentialgeometrie dient es zur Beschreibung multilinearer Abbildungen, in der kommutativen Algebra und in der algebraischen Geometrie entspricht es einerseits der Einschränkung geometrischer Strukturen auf Teilmengen, andererseits dem kartesischen Produkt geometrischer Objekte.

Die Definition für den allgemeinen multilinearen Fall durch die universelle Eigenschaft im Sinne der Kategorientheorie befindet sich im Abschnitt zur universellen Eigenschaft. Eine konstruktive Definition – will sagen: eine Konstruktion und damit ein Beweis der Existenz des universellen Objekts – wird zuvor in koordinatenbasierter Weise in diesem Abschnitt gegeben. Auch wenn als Einstieg also eine koordinatenbasierte konstruktive Definition des Tensorprodukts mit nachfolgender Beleuchtung der wesentlichen Eigenschaften gewählt wurde, so legt dieser Artikel doch den Schwerpunkt auf die mathematischen und koordinatenfreien Aspekte des Tensorprodukts, ohne jedoch die Koordinatendarstellung zu übergehen: Siehe hier, da und dort. Für einzelne Tensoren und Koordinatendarstellungen siehe Tensor.

Für die basisfreie Konstruktion sei auf den Artikel über das Tensorprodukt von Moduln verwiesen.

In der Physik bezeichnet man Elemente des Tensorprodukts

(für einen Vektorraum  mit Dualraum , oft ) als gemischte Tensoren, kontravariant der Stufe  und kovariant der Stufe . Kurz spricht man von Tensoren vom Typ . So lassen sich lineare Abbildungen  als Tensoren aus  oder aber als Tensoren auf dem Dualraum  interpretieren. Wie sich diese zunächst verwirrende Vielfalt widersprüchlich erscheinender Auffassungen dem allgemeinen Verständnis von Tensoren unterordnet, erklären die Abschnitte über Homomorphismen als Tensoren und Tensoren vom Typ  (vgl. auch den Artikel Tensor).

Der Begriff wird zunächst am einfachsten Beispiel des Tensorprodukts auf Vektorräumen erläutert, bevor skizziert wird, wie er auf Moduln verallgemeinert wird. Darauf folgt der Fall des Tensorprodukts von Algebren sowie des Tensorprodukts von Darstellungen (etwa solcher endlicher Gruppen).

Tensorprodukt von Vektorräumen

Einleitung 
Das Tensorprodukt ist ein universelles Objekt der multilinearen Algebra, genauer: ein Anfangsobjekt (Synonyme: initiales Objekt, engl.: universally repelling object). Als solches ist es nur bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt. Was auf den ersten Blick enttäuschend klingen mag, bedeutet in Wahrheit jedoch die äußerst flexible Anwendbarkeit dieses Begriffs. Im Mittelpunkt stehen – als Erweiterung des Begriffs der linearen Abbildungen – die multilinearen Abbildungen. Dies sind Abbildungen in  linearen Variablen (Vektoren), die in jeder einzelnen für sich genommen, während die anderen unverändert bleiben, linear sind. Dass Messgrößen in dieser Weise voneinander abhängen, beobachtet die Physik häufig. Im Falle von  spricht man von (uni)linearen, bei  von bilinearen, für  von trilinearen, im allgemeinen Falle von -fach multilinearen Abbildungen. Für alles Folgende muss daher notwendig vorausgesetzt werden, dass der Grundkörper  kommutativ ist, also kein Schiefkörper. (Der nicht-kommutative Fall wird im Abschnitt über das Tensorprodukt auf Moduln über nicht-kommutativen Ringen und darin speziell hier skizziert.)

In Parenthese: Man mag die Situation mit der elementaren Situation für einen Körper  vergleichen, der ja über sich selbst einen Vektorraum bildet und dessen Elemente also als Vektoren aufgefasst werden können: Eine unilineare, d. h. lineare Abbildung  () ist eine Multiplikation mit einem Körperelement („Skalar“) , d. h.: . Bilineare Abbildungen sind Produkte zweier linearer Abbildungen und haben daher quadratische Ordnung: . Trilineare Abbildungen haben entsprechend kubische Ordnung, und allgemein sind -fach multilineare Abbildungen das Produkt von  linearen Abbildungen. Das Tensorprodukt von Vektorräumen verallgemeinert diese Bildung: Allerdings müssen zu diesem Zweck – im Gegensatz zu der eben beschriebenen elementaren Situation – sowohl eine (-fach multilineare) „Multiplikation für Vektoren“ (zumal aus unterschiedlichen -Vektorräumen), nämlich das Tensorprodukt, als auch der Tensorproduktraum, in dem diese Produkte liegen, erst geschaffen werden. Dabei werden der Tensorproduktraum und das Tensorprodukt als ein universelles Objekt definiert, sodass jede multilineare Abbildung mit ihnen linear parametrisiert werden kann. Diese Parenthese möge verdeutlicht haben, dass – salopp gesagt – multilineare Abbildungen ebenso (wenig) linear sind, wie es bspw. kubische Monome sind.

Beispiele für multilineare Abbildungen auf ein und demselben Vektorraum  der Dimension  sind (insbesondere aus dem Anschauungsraum ) bekannt:
 Das (innere) Skalarprodukt: Dies ist ein Produkt zweier Vektoren () aus dem Vektorraum mit Werten im Grundkörper . Es misst die Länge der (gerichteten) Projektion des einen Vektors auf den anderen skaliert mit dessen Länge.
 Das Vektorprodukt oder Kreuzprodukt oder äußere Produkt: Dies ist ein Produkt von  Vektoren aus dem Vektorraum und liefert einen Vektor, dessen Länge im -Dimensionalen das „vorzeichenbehaftete“ (da orientierte) Volumen des von  Vektoren aufgespannten Hyperquaders misst, und der senkrecht (orthogonal) und in positiver Orientierung auf dem Hyperquader steht.
 Die Determinante misst (als Volumenform) im -Dimensionalen das – ebenfalls orientierte – Volumen des von  Vektoren aufgespannten Quaders als Skalargröße. Für sie ist also . Sie lässt sich auch als Skalarprodukt von einem ihrer  Vektoren mit dem Vektorprodukt der übrigen  Vektoren errechnen. (Dem entspricht die Entwicklungsformel nach einer Spalte oder Zeile.) Sie lässt sich durch das Spatprodukt (verallgemeinert ins -Dimensionale) vom Kreuzprodukt ableiten.
 Allgemeiner betrachtet ist klar, dass das -dimensionale Volumen eines von  Vektoren  aufgespannten Parallelotops im -dimensionalen Raum () linear von jedem einzelnen Vektor abhängt und verschwindet, sobald zwei Vektoren gleich sind, weil die  Vektoren dann einen höchstens -dimensionalen Vektorraum aufspannen und das Parallelotop folglich kollabiert. Die Messung -dimensionaler Volumina ist also ein elementargeometrisches Beispiel einer alternierenden -stufigen Multilinearform und liefert daher bei  einen antisymmetrischen Tensor. Hiermit im Zusammenhang stehen die Graßmann-Algebra und – bei weiterer Verallgemeinerung – die Clifford-Algebra. Die Determinante behandelt den Fall .
Die duale Paarung hingegen ist eine bilineare Abbildung auf einem Vektorraum und seinem Dualraum mit Werten im Grundkörper, also eine Bilinearform: Sie besteht in der bloßen Auswertung eines Kovektors (einer Linearform) auf einem Vektor und ermöglicht es, einen Vektorraum als einen Unterraum seines Bidualraumes aufzufassen, bei endlicher Dimension sogar mit ihm kanonisch zu identifizieren.

All diese „Produkte“ verdienen diesen Namen, weil sie bilinear bzw. multilinear sind, und stellen daher – trotz ihrer Verschiedenheit – Beispiele für Tensoren dar. Tensoren sind multilineare Abbildungen, und das Tensorprodukt lässt sich als ein universeller Tensor verstehen: Alle denkbaren multilinearen Abbildungen (Produkte von Vektoren aus vorgegebenen Vektorräumen) lassen sich mit Hilfe des Tensor(produkt)raumes einheitlich beschreiben.

Da – zumal im endlichdimensionalen Falle – etliche Identifikationen rund um Vektorräume, ihre Dualräume und die Räume linearer Abbildungen möglich sind, gibt es für den Tensorproduktraum viele isomorphe Deutungen. Daher lassen sich in der Literatur viele Zugänge und unterschiedliche Betrachtungsweisen finden. Das Wesen des Tensorprodukts liegt jedoch in der Betrachtung multilinearer Abbildungen , also Abbildungen, die in jeder einzelnen Komponente () bei festgehaltenen übrigen Komponenten -linear sind. Der Raum dieser Abbildungen ist in naheliegender Weise ein Vektorraum über  und wird mit  bezeichnet. Es ist .

Es wird zunächst der Fall der bilinearen Abbildungen () behandelt, bevor der allgemeine Fall der multilinearen Abbildungen in verdichteter Form betrachtet wird.

Sesquilinearität im komplexen Fall 
Für den komplexen Fall  ist zu beachten, dass an die Stelle der Bilinearität meist die Sesquilinearität tritt, wie etwa im Falle hermitescher Sesquilinearformen, wie es positiv definite Skalarprodukte sind: Das heißt, dass die Abbildung nur in einem der beiden Argumente linear ist, im anderen stattdessen antilinear oder semilinear: Dies bedeutet, dass die komplexe Konjugation als Involution ins Spiel kommt – und darin auch bleibt. Somit ist an manchen Stellen die Linearität durch Antilinearität (Semilinearität) zu ersetzen, siehe bspw. den Abschnitt zum Tensorprodukt von Hilbert-Räumen.

Gemischte Tensoren 
Wie erwähnt, beobachtet die Physik häufig, dass eine Messgröße, sei sie skalar- oder vektorwertig, von mehreren anderen abhängt und zwar von jeder einzelnen in linearer Weise. Wie sich die Abhängigkeit insgesamt beschreiben lässt, gibt der zugehörige Tensor an. Typischerweise entstammen die Observablen demselben Vektorraum  oder aber seinem Dualraum . Dies führt (für den grundlegenden Fall ) zu dem in der Physik üblichen Begriff der (gemischten) Tensoren vom Typ , der -fach kontravarianten und -fach kovarianten Tensoren (der Stufe ): . Tatsächlich entstand der Begriff des Tensors zuerst in der Physik der Spannungstensoren, wie im Artikel zum Tensor nachzulesen ist (siehe auch Kontinuumsmechanik, Trägheitstensor und Verzerrungstensor).

Tensoren mit besonderen Eigenschaften 
Unter den Tensoren gibt es solche mit weiteren speziellen Eigenschaften wie symmetrische Tensoren, alternierende Tensoren (siehe auch alternierende Multilinearformen, alternierende Matrizen bzw. antisymmetrische Tensoren und symmetrische und antisymmetrische Tensoren), insbesondere das Vektorprodukt (siehe auch im Kontext krummliniger Koordinaten), schiefsymmetrische Tensoren etc.

Verknüpfungen von Tensoren 
Da Tensorprodukträume ihrerseits Vektorräume sind, lassen sich multilineare Abbildungen auf ihnen und damit ihr Tensorprodukt bilden: Äußeres (siehe auch hier) und inneres Produkt sowie Tensorverjüngung (siehe auch Abschnitte zur Spurbildung und Verjüngung bzw. Kontraktion) sind Beispiele multilinearer Abbildungen von Tensoren. Formelsammlungen befinden sich in der Formelsammlung Tensoralgebra oder im Internet.

Einige Anwendungsgebiete 
In der Tensoranalysis werden Tensorfelder betrachtet. Sie kommen durch die Tangentialräume und Tensorbündel ins Spiel, hier befindet sich eine Formelsammlung dazu.

In der Theorie der Algebren wird das Konzept des Tensorprodukts genutzt, um Algebren zu konstruieren wie bspw.:
 die Tensoralgebra
 die Graßmann-Algebra
 die Clifford-Algebra

Das Tensorprodukt von Algebren spielt eine zentrale Rolle bei der Untersuchung von Azumaya-Algebren (d. h. zentraler einfacher endlichdimensionaler Algebren), worin sich Algebrentheorie und Zahlentheorie begegnen und den Satz von Skolem-Noether liefern sowie einen Beweis des Satzes von Wedderburn mit Hilfe der verschränkten Produkte (Faktorensystem) von Emmy Noether ermöglichen. Die Definition der Brauergruppe beruht auf der Verwendung des Tensorproduktes von Azumaya-Algebren.

Erinnerung an die (uni)lineare Algebra: Illustration am Beispiel N = 1 
Der Fall  ist aus der (uni)linearen Algebra bekannt: Der Koordinatenraum  ist ein Modell für jeden -dimensionalen -Vektorraum. So könnte dieser unilineare Fall auch als Induktionsanfang für eine induktive Definition und die Definition für das bilineare Tensorprodukt als Induktionsschritt benutzt werden (siehe diesen Abschnitt), doch ist die Definition für den allgemeinen Fall auch unmittelbar möglich.

Lineare Abbildungen können in Koordinatenräumen dargestellt werden. Insbesondere können sie durch Linearformen (also durch lineare Abbildungen  in den Grundkörper) dargestellt werden, wie kurz erläutert werden soll: Es seien dazu  und  Vektorräume über dem Grundkörper  mit den Basen  bzw. . (Bei endlichen Dimensionen denke man sich  und .) Jede Abbildung  einer Menge (!)  in den Vektorraum  zerfällt in naheliegender Weise in die Summe  von Komponentenabbildungen  definiert durch , wobei  die kanonischen Projektionen bezeichne. In dieser Weise lassen sich alle vektorwertigen Funktionen zerlegen, insbesondere lineare Abbildungen  in die Summe der zugehörigen Linearformen .

Aus der (uni)linearen Algebra ist bekannt, dass derartige Linearformen als Kovektoren bezeichnet werden und dual zu den Ursprungsvektoren beschrieben werden: Werden die Vektoren  als Spaltenvektoren  dargestellt (bezogen auf die gewählte Basis), so können die Kovektoren als Zeilenvektoren dargestellt werden und sind als Elemente des Dualraumes  zu verstehen: Als solche sind sie eindeutig als eine Linearkombination  der zu  dualen Basis  darstellbar. Bei endlicher Dimension besteht eine – freilich basisabhängige – Isomorphie zwischen Dualraum und Ursprungsraum, während die Isomorphie zwischen Bidualraum und Ursprungsraum kanonisch ist. („Der Ursprungsraum ist der Dualraum seines Dualraums.“)

Zusammengefasst: Jede lineare Abbildung  lässt sich als Linearkombination  von Linearformen (Kovektoren) darstellen. Die elementaren Bausteine linearer Abbildungen sind also Kovektoren , und diese sind – als Elemente des Dualraums – gut bekannt. Die Koordinatenabbildung  liefert eine konkrete Darstellung als Spalten- bzw. Zeilenvektoren, mit deren Hilfe jede lineare Abbildung  mit einer eindeutig bestimmten linearen Abbildung  als Kompositum  dargestellt werden kann.

Das -fache Tensorprodukt  klärt dieselbe Fragestellung für -fach multilineare Abbildungen  und wird ebenfalls liefern: Jede derartige multilineare Abbildung  ist mit Hilfe einer eindeutig bestimmten linearen Abbildung  darstellbar als . Um alle multilinearen Abbildungen („Tensoren“) zu kennen, genügt es also, das Tensorprodukt zu kennen, denn es ist universell: Jede multilineare Abbildung ist ein (sogar eindeutig bestimmtes) lineares Abbild des Tensorprodukts. So erscheint das Tensorprodukt als eine multilineare Koordinatenabbildung, mit der jeder Tensor auf eindeutige Weise linear parametrisiert werden kann. Man darf sie sich als eine multilineare Koordinatenabbildung vorstellen, die minimal mit der Eigenschaft ist, dass jede multilineare Abbildung ihr lineares Abbild ist. Die Minimalität sichert die Eindeutigkeit des linearen Abbildes. Als Koordinatenraum für die Koordinatendarstellung von Tensoren wird sich der Raum der -dimensionalen (Super-)Matrizen empfehlen. Der folgende Unterabschnitt präzisiert diese Überlegungen.

N beliebig: Multilineare Algebra 
Der Fall  zeigt also: Unilineare Abbildungen  lassen sich durch Multiplikation mit Matrizen  beschreiben, die den zugehörigen Koordinatenraum  von  (bezüglich einer Basis  in ) in denjenigen  von  (bezüglich einer Basis  in ) linear abbildet. Sie sind in Summen elementarer Tensoren zerlegbar.

Ist nun  beliebig und  eine Familie von Vektorräumen, so korrespondiert mit einer -fach multilinearen Abbildung  (nach Auswahl von (geordneten) Basen  in  bzw.  in ) eine -fach multilineare Abbildung , die das Produkt der zugehörigen Koordinatenräume  multilinear in  abbildet (bezüglich der gewählten Basen, versteht sich) und die sich durch Multiplikation mit Matrizen beschreiben lässt: Dabei handelt es sich um „Supermatrizen“ , also um -fach multiindizierte Matrizen: Das -Tupel  der unteren Indizes korrespondiert mit dem -Tupel von Koordinatenvektoren aus , die Vektoren aus  bezüglich der zugehörigen Basen  identifizieren, der obere Index korrespondiert entsprechend mit Koordinatenvektoren  bezüglich der Basis . Auch diese Supermatrizen können in eine Summe elementarer Tensoren zerlegt werden.

Zwischenbemerkung: Zwar ist auch  bzw.  ein Vektorraum, aber die (uni)linearen Abbildungen aus  und die -fach multilinearen Abbildungen aus  haben für  nur die triviale Nullabbildung gemein. (Bspw. ist schon die Identität auf dem kartesischen Produkt von Vektorräumen nicht multilinear.) Mit anderen Worten: Betrachtet man  als ein Objekt aus der Kategorie der Vektorräume, so gehören die multilinearen Abbildungen auf diesem Raum nicht zu den Morphismen dieser Kategorie (mit der trivialen Ausnahme der Nullabbildung).

Also lassen sich diese multilinearen Abbildungen als unilineare Abbildungen auf dem Raum  auffassen, und dies ist gerade der Inhalt der universellen Eigenschaft – ergänzt um die Aussage, dass diese Eigenschaft den Tensorproduktraum kennzeichnet: .
So spiegelt sich das kartesische Produkt  der Basen  im Tensorproduktraum wider: Der Tensorproduktraum wird von eben diesem kartesischen Produkt der Basen aufgespannt, wie die Konstruktion zeigen wird.

-fach multilineare Abbildungen auf einem -fachen kartesischen Produkt von Vektorräumen sind also als unilineare Abbildungen auf dem zugehörigen -fachen Tensorproduktraum der Vektorräume aufzufassen, und dieser ist das freie lineare Erzeugnis des kartesischen Produkts zugehöriger Basen. Durch den Übergang zum Tensorprodukt(raum) gelingt es also, multilineare Abbildungen, die keine Morphismen der Kategorie der Vektorräume sind, als (uni)lineare Abbildungen und mithin als Morphismen der betrachteten Kategorie darzustellen.

Der unilineare Fall liefert für  die einstufigen kovarianten Tensoren, also Kovektoren oder Linearformen aus dem Dualraum . Ist ihre Dimension gleich 1, ist also , so sind es gar Skalare. Also lassen sich auch Skalare als (einstufige) Tensoren (eines eindimensionalen Vektorraumes) auffassen.

Zur Motivation aus quantenmechanischer Sicht 

In der Quantenmechanik ist der Zustandsraum eines Objekts ein Hilbertraum. Hat man  Teilchen mit Zuständen  in Hilberträumen  und betrachtet nun die Zustände des aus den Teilchen gebildeten Systems , so sind da zunächst die Zustände, die die Information zusammenfassen, die in den Zuständen  dieser Teilchen, jedes für sich allein, enthalten ist, und die man reine oder Produktzustände  nennt.
Die Quantenmechanik beobachtet, dass auch jede Überlagerung (Superposition) von Zuständen eines Objekts (hier ) wieder ein möglicher Zustand des Objekts ist – von der Normierung auf die Länge 1 sei hierbei abgesehen. Entsprechend enthält das mathematische Modell außer den genannten Produktzuständen auch beliebige Linearkombinationen

dieser Produktzustände, wobei  und ; und die Gesamtheit solcher Linearkombinationen bildet den Hilbertraum des Systems , d. h., die Produktzustände spannen den Hilbertraum des Systems auf. Der neue Vektorraum wird mit  bezeichnet und Tensorprodukt genannt. Weitere Einzelheiten sind dem Artikel zur Quantenverschränkung, insbesondere auch der dortigen mathematischen Betrachtung zu entnehmen.

Definition durch koordinatenbasierte Konstruktion 
Es seien  und  zwei Vektorräume über einem gemeinsamen kommutativen Skalarkörper .
Unter dem Tensorprodukt dieser beiden Vektorräume versteht man ein Paar  bestehend aus
 einem Tensorproduktraum  und
 einer bilinearen Abbildung  in den Tensorproduktraum.
Der Tensorproduktraum wird hier, die bilineare Abbildung wird dort konstruiert.

Zuvor jedoch ein Hinweis: Häufig spricht man abkürzend vom Tensorprodukt oder Tensorraum  unter Vernachlässigung der bilinearen Abbildung . Da dies leicht das Verständnis des Tensorprodukt erschwert, soll in diesem Artikel die Rolle der bilinearen Abbildung hervorgehoben werden. Gelegentlich wird aber auch gerade diese Abbildung als das Tensorprodukt angesprochen. Die Elemente des Tensorraumes werden ebenfalls als Tensoren bezeichnet. Doch auch bilineare Abbildungen werden als Tensoren bezeichnet: Unter ihnen befindet sich also auch das Tensorprodukt selbst, und es zeichnet eine Eigenschaft aus, die „universell“ geheißen wird: Es ist ein universeller Tensor. Wie in weiteren Abschnitten deutlich werden wird, gibt es eine Fülle kanonischer Identifikationen rund um die Tensorräume. So können auch lineare, bilineare und multilineare Abbildungen als Tensoren begriffen werden, zumal wenn die (nicht notwendig kanonische) Identifikation eines endlichdimensionalen Vektorraums mit seinem Dualraum stillschweigend vorgenommen wird – auch dieses Vorgehen verschleiert das Konzept des Tensorprodukts. Grundlage bildet jedoch die nun folgende Definition der beiden Bestandteile  und .

Definition des bilinearen Tensorproduktraums durch Konstruktion 
Der Tensorproduktraum  ist ein Vektorraum, der wie folgt konstruiert werden kann: Ist  eine Basis von  und  eine Basis von , dann ist  ein Vektorraum, genannt Tensorproduktraum, in dem es eine Basis gibt, die auf umkehrbar eindeutige Weise mit den geordneten Paaren des kartesischen Produkts

der Basen der Ausgangsräume identifiziert werden kann.

NB: Diese Formulierung zeigt, dass der Tensorproduktraum  nicht eindeutig festgelegt ist: Es kann durchaus verschiedene Realisierungen geben. Ihnen allen gemeinsam ist aber, dass sie (durch eine Bijektion der Basen aufeinander, wie beschrieben, und lineare Fortsetzung) sämtlich miteinander identifiziert werden können, d. h. isomorph sind. Tensorprodukt(räume) sind also nur bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt.

Die Dimension von  ist demzufolge gleich dem Produkt der Dimensionen von  und .
Das Element dieser Basis, das dem geordneten Paar  entspricht, wird als  notiert. Das Symbol  hat dabei bis hierher keine tiefere Bedeutung. Es erhält erst durch die Definition der bilinearen Abbildung  seine Bedeutung.

Da der Tensorproduktraum ein Vektorraum ist, hat also ein beliebiges Element des Tensorprodukts  die Gestalt

wobei die Summe endlich ist oder – was auf dasselbe hinausläuft – fast alle Koeffizienten  verschwinden (gleich Null sein) müssen. Die Redensweise „fast alle“ bedeutet hierbei gemäß üblichem Sprachgebrauch „alle, bis auf endlich viele“. Das ließe sich auch mit dem Begriff der eingeschränkten Summe  notieren: , vergleiche hierzu etwa den Artikel zum eingeschränkten direkten Produkt. Ein Tensor des Tensor(produkt)raumes wird daher häufig mit der Matrix  identifiziert, ähnlich wie Vektoren mit den sie darstellenden Koordinatenvektoren.

Mit anderen Worten: Der Tensorraum  wird von den linear unabhängigen Elementen , die zunächst nur als Symbole begriffen werden, über dem Grundkörper  frei erzeugt (vgl. die Artikel Direkte Summe und (allgemeiner) Produkt und Koprodukt):
.

Definition der bilinearen Abbildung durch explizite Festlegung auf Erzeugenden 
Man kann nun mit Hilfe dieser Basis ein Produkt von Vektoren aus  und  definieren, das mit demselben Verknüpfungssymbol notiert wird. Natürlicherweise ist das Produkt zweier Basisvektoren  und  gerade der Basisvektor, der mit  bezeichnet wurde. Das Produkt beliebiger Vektoren wird nun durch bilineare Fortsetzung festgelegt:
Zwei Vektoren
 und  (wie oben auch hier: endliche Summen, da ein Grenzwertbegriff oder Konvergenzbegriff mangels topologischer Struktur nicht zur Verfügung steht)
wird das Produkt

zugeordnet. Diese Summe ist ebenfalls endlich, weil fast alle Produkte  sind, da dies schon für die Koeffizienten  und  gilt. Somit ist die bilineare Abbildung  definiert (unter Benutzung der obigen Bezeichnungen):

Tensoren, die sich in der Gestalt  mit einem geeigneten Paar  darstellen lassen, heißen elementare oder einfache Tensoren. Im Allgemeinen sind Tensoren jedoch keine elementaren Tensoren, sondern benötigen eine Summendarstellung (wie oben dargestellt) mit mehr als einem Summanden: Die elementaren Tensoren erzeugen den gesamten Tensorproduktraum.

Eigenschaften 
Im Folgenden werden einige Eigenschaften zusammengestellt, die für das Tensorprodukt wesentlich sind.

Bilinearität 
Für das Tensorprodukt von Vektoren gelten (gemäß der obigen Konstruktion durch die bilineare Fortsetzung) folgende Rechenregeln für alle  und  sowie :

Mit anderen Worten: Die Abbildung ;  ist -bilinear, das heißt in jeder der beiden Komponenten, während die andere unverändert bleibt, linear. (Das soll nicht überraschen, denn sie wurde durch bilineare Fortsetzung gewonnen.)

Diese Regeln sehen aus wie Distributivgesetze bzw. Assoziativgesetze, was den Namen Tensorprodukt motiviert.

Dimensionsformel 
Die Dimensionsformel wurde bereits erwähnt: .

Kommutativität nicht gegeben 
Ein Kommutativgesetz gilt im Allgemeinen nicht, denn für  gehören die Tensoren
 und 
nur dann demselben Vektorraum an, wenn die Räume  und  identisch sind. Jedoch sind auch in diesem Fall die Tensoren  und  im Allgemeinen verschieden: Siehe dazu Beispiele im Abschnitt über die Realisierung von Tensoren als Homomorphismen und im Abschnitt zum Kronecker-Produkt im endlichdimensionalen Fall.

Beachte: Es ist kein Widerspruch, dass dennoch ein natürlicher Isomorphismus von Vektorräumen besteht, der durch die Vertauschung definiert wird:

Elementare Tensoren als Erzeugende 
Tensoren der einfachen Gestalt  heißen elementare oder einfache oder reine Tensoren. Keineswegs hat jeder Tensor diese Gestalt: Allgemeine Tensoren sind – gemäß obiger Konstruktion – eine Linearkombination (eine endliche Summe) elementarer Tensoren. Dabei genügt es sogar, sich auf die elementaren Tensoren  zu beschränken, die von den Ausgangsbasen  und  herrühren, wie bereits im Rahmen der Konstruktion erwähnt wurde und auch aus den Rechenregeln ableitbar ist.

Rang von Tensoren 
Ein allgemeiner Tensor hat also die Gestalt  mit einer Koeffizientenmatrix , die Bezug nimmt auf eine Basis  von  und eine Basis  von . Man weist einem Tensor einen Rang zu, nämlich den Rang seiner Koeffizientenmatrix: Dieser Tensor hat also den Rang . Der Rang hängt (nach dem Elementarteilersatz) nicht von der Basiswahl in den Räumen  ab. (Das gilt auch für das Tensorprodukt von Moduln über Hauptidealringen.) Dass der Begriff des Ranges eines Tensors mit dem Rang eines Homomorphismus bzw. einer Matrix übereinstimmt, sobald man Letztere als Tensor begreift, zeigt der Abschnitt über die Darstellungsmatrix eines Homomorphismus als Koeffizientenmatrix des zugehörigen Tensors.

Der Rang eines Tensors ist die minimale Anzahl von Summanden, die zu seiner Darstellung als Linearkombination  einfacher Tensoren  (mit  und ) erforderlich ist. (Da ja nur endliche Linearkombinationen betrachtet werden, gibt es nach dem Satz vom kleinsten Element eine solche minimale Anzahl von Summanden.)

Elementare oder einfache oder reine Tensoren (ungleich null, scil.) sind also genau die Tensoren vom Rang 1.

Lineare Fortsetzung von Abbildungen auf elementaren Tensoren 
Die Tatsache, dass der Tensorproduktraum  von den elementaren Tensoren über  linear erzeugt wird, hat ein wichtiges Prinzip zur Folge, das die Definition linearer Abbildungen betrifft. Es bezeichne  einen -Vektorraum und  den Raum aller linearer Abbildungen .

Das Prinzip besagt:
Um eine lineare Abbildung  wohl zu definieren, genügt es, sie auf elementaren Tensoren festzulegen. Es genügt sogar die Bilder  der elementaren Tensoren  anzugeben. Die Abbildung , die bis dato erst eine Abbildung  ist, kann dann auf den gesamten Tensorraum  linear fortgesetzt werden, und zwar auf eindeutige Weise, und ist dadurch wohldefiniert.
Mit anderen Worten: Die Restriktionsabbildung

die eine lineare Abbildung auf die Menge der Erzeugenden einschränkt, ist ein Isomorphismus. Die Umkehrabbildung wird gerade durch die lineare Fortsetzung geliefert.

Dabei mögen die beiden Notationen  die Menge aller Abbildungen von einer Menge  in eine Gruppe  (hier: Vektorraum) bezeichnen, deren Werte an fast allen („“) Stellen  verschwindet: .

Anmerkung: Dieses Prinzip ist gerade diejenige universelle Eigenschaft, die gemäß der oben stehenden (oder der unten stehenden allgemeinen) Konstruktion des Tensorproduktraums als des freien abelschen Erzeugnisses  einer Menge  (für das Tensorprodukt wurde  gewählt) über dem Körper  mit sich bringt und allgemein so formuliert wird:
Ist  eine Menge und  eine injektive Abbildung (Inklusion) in die Menge der Vektoren eines Vektorraums , so heißt  das frei abelsche (lineare) Erzeugnis von  über dem Körper , wenn es zu jeder Abbildung  in die Menge von Vektoren eines anderen Vektorraumes  mit  für nur endlich viele  (mit anderen Worten: zu jeder Abbildung ) eine eindeutig bestimmte lineare Abbildung  mit  von Vektorräumen gibt.
Äquivalent ist die Forderung, dass folgende Abbildung  (die Restriktion auf die Inklusion) ein Isomorphismus ist:

In der Sprache der Kategorientheorie zeigt dies, dass der Vergissfunktor und der Funktor der freien Erzeugung zueinander adjungiert sind, wie hier für abelsche Gruppen  erklärt wird.

Spätestens an dieser Stelle wird deutlich: Wie ein Vektorraum durch die Menge seiner Basiselemente aufgespannt wird, so wird der Tensorproduktraum von Vektorräumen durch das kartesische Produkt ihrer jeweiligen Basen aufgespannt. Eine im Sinne der Kategorientheorie abstrakte Fassung dieses Gedankens wird im Yoneda-Lemma durch die Darstellbarkeit formuliert.

Universelle Eigenschaft 
Damit wird deutlich, dass das auf diese Weise konstruierte Tensorprodukt

unter allen bilinearen Abbildungen
 in einen beliebigen Vektorraum 
eine besondere Eigenschaft hat. Es ist nämlich universell in dem Sinne, dass jede bilineare Abbildung lediglich ein lineares Abbild des Tensorprodukts ist, soll heißen:

Ist  eine bilineare Abbildung in einen -Vektorraum , so kann  aus  durch Anhängen einer (sogar eindeutig bestimmten) linearen Abbildung  gewonnen werden. Dazu muss sie – wie soeben beschrieben – nur auf den elementaren Tensoren  durch  definiert werden.

Es genügt also, das Tensorprodukt zu kennen, um alle bilinearen Abbildungen durch (uni)lineare Abbildung zu gewinnen. Somit birgt das Tensorprodukt alle Informationen für bilineare Abbildungen.

Die universelle Eigenschaft ist sogar geeignet, das Tensorprodukt hinreichend zu kennzeichnen: Dies geschieht durch die Universaldefinition, die koordinatenfrei, also basisunabhängig formuliert ist.

Beispiel: Kronecker-Produkt bei endlicher Dimension 
Haben die Vektorräume  und  endliche Dimension über , sind also  und  endliche Mengen der Mächtigkeit  bzw. , so ist der Tensorproduktraum  offenbar mit dem -dimensionalen Raum  zu identifizieren. Wie aber sieht diese Identifikation aus?
Aus der obigen Definition geht hervor, dass der Tensorproduktraum nur bis auf Isomorphie bestimmt ist. Dies soll an diesem Beispiel illustriert werden, indem verschiedene Möglichkeiten der Identifikation vorgestellt werden. Dadurch soll verdeutlicht werden, dass es nicht genügt, unter dem Tensorprodukt lediglich das Produkt zweier Räume zu verstehen, sondern es muss zusätzlich angegeben werden, wie das Produkt  zweier Vektoren definiert sein soll. Zwar ist es üblich, vom Tensorprodukt von Vektorräumen zu sprechen, aber es wäre besser, vom Tensorprodukt auf Vektorräumen zu sprechen, einer „Multiplikation“ von Vektoren, deren Ergebnis in einem neuen Raum liegt, eben dem Tensorproduktraum.
Zu diesem Zweck sei der Einfachheit halber direkt in die Koordinatenräume übergangen:  und .
 Identifikation von  mit einem Vektorraum von Matrizen
Die Zeilen werden mit dem Basisindex  von  nummeriert, die Spalten mit dem Basisindex  von . Das Tensorprodukt zweier Vektoren  und  ist die Matrix : Ihr Eintrag an der Stelle  ist das Produkt aus der -ten Koordinate von  bezüglich  und der -ten Koordinate von  bezüglich .
Das Tensorprodukt lautet in diesem Falle  und liefert -Matrizen.
 Identifikation von  mit dem üblichen Kronecker-Produkt
Für zwei Vektoren
 und  setze 
In der Sprache der Matrizen heißt diese Konstruktion auch dyadisches Produkt der Koordinatenvektoren und ordnet sich dem Kronecker-Produkt von Matrizen unter.
Dies Produkt ist bilinear, jedoch nicht kommutativ, denn Vertauschung der Faktoren führt zu einer Permutation der Bild-Koordinaten.
 Identifikation von  mit dem opponierten Kronecker-Produkt
Ebenso gut ließe sich auch umgekehrt (vgl. Artikel Gegenring) definieren:

Auch dieses Tensorprodukt ist bilinear.
Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass das Tensorprodukt von Vektoren nur bis auf Isomorphie bestimmt ist: Die obigen Tensorprodukte sind nicht gleich, aber isomorph, und dies, obwohl die Tensorprodukträume gleich sind.

Erweiterung der Skalare 
Ist  ein Vektorraum über  und  ein Erweiterungskörper von , so kann man das Tensorprodukt

bilden, indem man auch  als -Vektorraum auffasst; dies wird durch  symbolisiert.  wird zu einem Vektorraum über , wenn man

setzt. Die Dimension von  als -Vektorraum ist gleich der Dimension von  als -Vektorraum: Ist  eine -Basis von , so bildet die Menge

eine -Basis von .

Allgemeiner lässt sich aus der obigen konstruktiven Definition des Tensorprodukts ableiten, dass

Mit anderen Worten: Das Tensorprodukt ist einerseits die direkte Summe von Unterräumen  und andererseits von Unterräumen , also unabhängig von der Wahl der Basen in  und in .

Tatsächlich löst sich die folgende Universaldefinition gänzlich vom Bezug auf die Basen, ist allerdings auch nicht mehr konstruktiv. Eine basisunabhängige (koordinatenfreie) Konstruktion zeigt der Artikel über das Tensorprodukt von Moduln, siehe auch den gleichnamigen Abschnitt in diesem Artikel.

Universaldefinition 
Bisher wurde nicht auf die Frage eingegangen, auf welche Weise der mit  bezeichnete Vektorraum ohne Bezugnahme auf vorgegebene Basen der beiden Vektorräume beschrieben werden kann. Dies soll nun anhand der Universaldefinition geschehen, die diesen Vektorraum allein anhand der universellen Eigenschaft eindeutig – bis auf Isomorphie – kennzeichnet. Allerdings war dies auch schon in der obigen Definition der Fall, da dort lediglich verlangt wurde, dass  eine Basis haben solle, die umkehrbar eindeutig mit den Paaren  von Basisvektoren aus  bzw.  identifizierbar sei. Tatsächlich darf man sich – zumindest aus mathematischer Sicht – das Tensorprodukt zweier Vektoren nicht als ein „durch Multiplikation errechenbares“ Produkt in einem unverrückbar festgelegten Produktraum vorstellen. Vielmehr kann es verschiedene „Realisierungen“ geben. Beachte: Selbst beim Aufbau des Zahlensystems, für die vertrauten natürlichen, rationalen, reellen und komplexen Zahlen, gibt es verschiedene, lediglich äquivalente Beschreibungsweisen. Immerhin stellt das Kronecker-Produkt ein konkretes (da koordinatengebundenes) Beispiel dar (siehe den zugehörigen gleichnamigen Abschnitt). Wesentlich und allen Realisierungen gemeinsam sind jedoch Eigenschaften, die das Tensorprodukt als solches eindeutig charakterisieren. Dies ist der Inhalt der folgenden universellen Eigenschaft des Tensorprodukts. Dabei müsste man also streng genommen nicht von dem Tensorprodukt sprechen, sondern von einem Tensorprodukt oder von einer Realisierung des Tensorprodukts. Das ist aber nicht üblich, stattdessen wird die Identifikation isomorpher Realisierungen stillschweigend unterstellt – ganz so, wie man es bei Zahlen schließlich auch tut.

Einige vorbereitende Festlegungen vorab: Es seien also  und  sowie  und  Vektorräume über dem Körper .
Der Vektorraum der linearen Abbildungen von  nach  sei mit  bezeichnet, und der Vektorraum der bilinearen Abbildungen  werde mit  bezeichnet.

Allgemein gilt nun: Ist eine bilineare Abbildung  gegeben, so ist für jeden Vektorraum  die Abbildung

ein Homomorphismus.

Zur Erklärung:
Es ist leicht zu nachzuprüfen, dass für jede lineare Abbildung  das Kompositum  bilinear ist. Die obige Abbildung  ist also wohldefiniert. Sie ist zudem ein Vektorraum-Homomorphismus (also eine lineare Abbildung).

Definition: Als Tensorprodukt der -Vektorräume  und  wird jeder -Vektorraum  zusammen mit einer bilinearen Abbildung  bezeichnet, der die folgende universelle Eigenschaft erfüllt:
Jede bilineare Abbildung  in einen -Vektorraum  faktorisiert linear eindeutig über , das heißt:
Es gibt eine eindeutig bestimmte lineare Abbildung  gibt, sodass gilt: , das heißt:
Für beliebige Paare  von Vektoren gilt dann: .
Man notiert dann  und versteht darunter den – bis auf Isomorphie eindeutig bestimmten – Vektorraum .
Die (zum Tensorprodukt gehörige) bilineare Abbildung  wird als  notiert. Es ist wichtig zu beachten, dass diese wesentlicher Bestandteil des Tensorproduktes ist: Einen Tensorproduktraum  zu betrachten, ohne zu wissen, welche bilineare Abbildung  als „Produkt“ in ihn führt, ist sinnlos.

Bemerkung: Gibt es eine bilineare Abbildung  in einen Vektorraum  mit dieser universellen Eigenschaft, so ist  bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt.

Zur Erklärung:
Nutzt man nämlich die universelle Eigenschaft für  gegenüber  und ebenso – mit vertauschten Rollen – für  gegenüber , so erhält man zwei Homomorphismen  bzw.  mit  und . Also sind beide zueinander invers: . Daher sind zwei Realisierungen des Tensorproduktes zueinander isomorph.

Notabene: Hierbei ist wesentlich zu beachten, dass die Isomorphie sich nicht nur auf die beiden Räume  und  als Vektorräume bezieht: Vielmehr beziehen die beiden zueinander inversen Isomorphismen die jeweiligen bilinearen Abbildungen ein, indem sie auch sie aufeinander abbilden. Hieran wird deutlich, dass das Tensorprodukt zweier Vektorräume nicht lediglich als ein neuer Vektorraum verstanden werden darf. In Wahrheit bewegt sich das Tensorprodukt also nicht in der Kategorie der Vektorräume, sondern in der Kategorie der bilinearen Abbildungen . Darin bildet  ein initiales oder Anfangsobjekt, weil jede bilineare Abbildung  über die bilineare Abbildung  eindeutig faktorisiert. Am zugehörigen Diagramm spiegelt sich diese Tatsache darin wider, dass es ein Dreieck ist: Beide bilinearen Abbildungen erscheinen darin, und es kommutiert: Es geht nicht allein um einen Isomorphismus , sondern um einen Isomorphismus, der mit den bilinearen Abbildungen  verträglich ist. Aus diesen Gründen sollte man unter der Begrifflichkeit „Tensorprodukt“ nicht den Produktraum  zu verstehen suchen, sondern eine universelle bilineare Abbildung  in eine geeignete Realisierung. „Produkt“ steht also nicht für ein Produkt von Räumen, sondern für ein Produkt auf Räumen (in einen anderen Raum), für eine Multiplikation, eben eine bilineare Abbildung, die im Übrigen nicht kommutativ ist.

Vor dem Hintergrund der eingangs gemachten Anmerkung über die Abbildung  lässt sich die Universaldefinition nun auch so formulieren:

Äquivalente Definition: Der Vektorraum  und eine bilineare Abbildung  werden als Tensorprodukt von  und  bezeichnet, wenn für jeden Vektorraum  die Abbildung  induziert vermöge  bijektiv, mithin also ein Isomorphismus ist. Man schreibt dann auch  und .

Zur Erklärung:
Es bleibt lediglich noch nachzuweisen, dass die Bijektivität von  mit der Aussage der universellen Eigenschaft äquivalent ist: Diese sichert nämlich gerade zu, dass es zu jeder bilinearen Abbildung  eine lineare Abbildung  gibt (Existenzaussage), sodass , und dass diese Abbildung  zudem eindeutig bestimmt (Eindeutigkeitsaussage) ist. Die Existenzaussage ist mit der Surjektivität, die Eindeutigkeitsaussage mit der Injektivität von  äquivalent. Also besagt die universelle Eigenschaft gerade, dass der Homomorphismus  ein Isomorphismus ist.
Hinweis: Zwar ist der Homomorphismus  zunächst nur auf jedem elementaren Tensor  durch  festgelegt. Durch lineare Fortsetzung ist  damit jedoch auf dem gesamten Tensorraum  wohldefiniert, wie im Abschnitt über die Fortsetzbarkeit von Abbildungen auf elementaren Tensoren zu Homomorphismen auf dem Tensorraum erklärt wurde.

Wenn es also einen Vektorraum mit der universellen Eigenschaft gibt, so ist er – eben aufgrund der universellen Eigenschaft – nur bis auf Isomorphie eindeutig bestimmt. Allerdings lässt die Universaldefinition die Frage offen, ob es überhaupt einen Vektorraum mit diesen Eigenschaften gibt. Um also die Existenz eines solchen Vektorraumes sicherzustellen, muss entweder ein solcher Vektorraum konstruiert werden oder aber „zufällig“ ein solcher Vektorraum „gefunden“ werden. Einen Existenzbeweis durch Konstruktion führt (in einem allgemeineren Falle) der Artikel Tensorprodukt von Moduln aus: Dazu wird zunächst ein zu großer Vektorraum konstruiert, der anschließend nach einem Unterraum faktorisiert wird, sodass der Quotientenraum „erzwungenermaßen“ genau die gewünschten Eigenschaften hat.

Die Universaldefinition zeigt (nämlich für ) einen Weg zu einer Realisierung des Tensorproduktes auf: Dieser Gedanke wird im Abschnitt Natürliche Homomorphismen berührt und im Abschnitt Homomorphismen als Tensoren vertieft. Darin wird ein Vektorraum benannt, von dem sich (mit Hilfe der universellen Eigenschaft) recht leicht erkennen lässt, dass er die gewünschte universelle Eigenschaft des Tensorraums  hat. Dieses Vorgehen gelingt allerdings nur für den Fall, dass  oder  endliche Dimension über ihrem Grundkörper  haben, weil Eigenschaften des Dualraumes genutzt werden, die eben die endliche Dimension als Voraussetzung benötigen.

Der triviale eindimensionale Fall 
Ein Seitenblick möge zeigen, wie der Fall  das Tensorprodukt „trivialisiert“: Dabei zeigt sich, dass sich die Situation ganz analog zu den (uni)linearen Abbildungen aus der elementaren linearen Algebra verhält. Einzig bemerkenswert ist, dass die Kommutativität des Grundkörpers eine Rolle spielt, im Gegensatz zum linearen Fall.

Der Skalarkörper bildet über sich selbst in natürlicher Weise einen eindimensionalen Vektorraum. Für eine bilineare Abbildung  und beliebige Körperelemente  gilt

NB: Man beachte, wie hierbei fast unbemerkt die Kommutativität des Körpers eingeht.
Also ist eine bilineare Abbildung  bereits durch den Wert von  festgelegt, und bis auf diesen Wert (als Faktor) ist sie mit der Körpermultiplikation identisch: Die Eigenschaften der Bilinearität gehen in die Distributivität der Multiplikation über, im Verbund mit der Assoziativität und der Kommutativität: .

Also ist in diesem Falle der Körper selbst mit dem Tensorprodukt identifizierbar: . Die universelle Eigenschaft bedeutet: Setzt man , so vermittelt  das lineare Abbild der bilinearen Abbildung , wie es die universelle Eigenschaft fordert. Schließlich gilt ja .

Das Tensorprodukt zweier Skalare (aufgefasst als Vektoren) liefert also nichts Neues: Es ist bis auf den Skalarfaktor  mit der Körpermultiplikation identisch, lässt sich also durch ein Monom  beschreiben. Dieser Skalarfaktor  darf allerdings nicht verschwinden: Wäre nämlich , so wäre die universelle Eigenschaft verletzt: Die einzige bilineare Abbildung, die lineares Abbild dieses „Null-Produktes“ ist, ist nämlich die triviale Nullabbildung. Die genaue Wahl des Skalarfaktors  tut aber auch nichts zur Sache: Das Tensorprodukt ist ja nur bis auf Isomorphie festgelegt, und jede andere bilineare Abbildung unterscheidet sich um einen Linearfaktor. Es kann naheliegenderweise  normiert werden.

Haben jedoch die beiden Vektorräume  und  mehr als eine Dimension (), so liegt das Tensorprodukt zweier Vektoren in einem Vektorraum, der erst konstruiert oder „gefunden“ werden muss, eben einer Realisierung des Tensorproduktraums. Das Tensorprodukt dreier Vektoren liegt in einem weiteren, davon verschiedenen Raum usw. usf. Die Tensoralgebra liefert den geeigneten Produktraum für Produkte mit beliebig (doch endlich) vielen Faktoren.

Mit anderen Worten: Unilineare Abbildungen  zwischen Vektorräumen verallgemeinern lineare Abbildungen . Bilineare Abbildungen  verallgemeinern die Körpermultiplikation , die quadratische Ordnung hat: .

Für mehr als zwei Faktoren gilt Entsprechendes.

Das Tensorprodukt als Bifunktor: Das Tensorprodukt linearer Abbildungen 
Es seien zwei Vektorräume  und  mit je einer linearen Abbildung auf einen weiteren Vektorraum gegeben:  und . Dann ist die Abbildung

bilinear. Nach der universellen Eigenschaft gibt es also eine eindeutig bestimmte lineare Abbildung , die auf den elementaren Tensoren gerade mit dem Tensorprodukt der Bildvektoren übereinstimmt:
 für jedes Paar 

Die Abbildung  kann also auf den elementaren Tensoren (oder gar auf den Basisvektoren  allein) definiert und linear fortgesetzt werden. Wie sich aus der obigen Konstruktion durch lineare Fortsetzung einer auf den elementaren Tensoren definierten Abbildung ergibt, gilt: Die Konstruktion von  ist von der Wahl der Basen unabhängig.

Für  ergibt sich also eine wohldefinierte Abbildung

Sind weitere Vektorräume bzw. lineare Abbildungen  und  gegeben, und ist , so gilt darüber hinaus:

Dies zeigt, dass die Zuordnung  in der Sprache der Kategorientheorie ein (kovarianter) Bifunktor auf der Kategorie der -Vektorräume ist.

Diese Zuordnung ist darüber hinaus bilinear über .

Man notiert diesen Bifunktor häufig mit dem Zeichen für das Tensorprodukt: . Aus dem Zusammenhang muss deutlich werden, ob dabei die Zuordnung durch den Bifunktor  oder aber ein Tensor  gemeint ist.

Allerdings ist diese Unterscheidung in der Regel unwesentlich, denn beide Deutungen können miteinander identifiziert werden, da aufgrund der universellen Eigenschaft eine Einbettung besteht:

Der Bifunktor : Es gibt einen natürlichen Monomorphismus , induziert durch die Festlegung . Dieser ist genau dann ein Isomorphismus, wenn  oder  endlichdimensional ist.

Die Darstellungsmatrix oder Abbildungsmatrix der linearen Abbildung  ist das Kronecker-Produkt der Darstellungsmatrizen von  und  bezogen auf die Basen  von  bzw.  von , wenn in den Räumen  bzw.  die Basen  bzw.  (für  bzw. ) zugrunde gelegt werden.

Vertauschbarkeit mit dem Koprodukt 
Aus der Konstruktion geht hervor, dass das Tensorprodukt (als Bifunktor) mit dem Koprodukt (direkte Summe) vertauschbar ist, das heißt, für -Vektorräume  bestehen folgende Isomorphismen:

folglich

und

Natürliche Homomorphismen 
Wenn  den Dualraum von  bezeichnet, dann liefert die oben erwähnte Isomorphie  für endlichdimensionale Vektorräume  und für den Fall  die Isomorphie:

Dabei wurde der Isomorphismus  verwendet. Allgemein ist , definiert durch , ein Isomorphismus von Vektorräumen.

Setzt man hingegen , so erhält man die Isomorphie

die weiter unten erneut abgeleitet und mit  bezeichnet wird. Auch diese Identifikation besteht jedoch nur für endlichdimensionale Vektorräume. Bei unendlicher Dimension sind es nur Monomorphismen.

Neben dem Isomorphismus , den die universelle Eigenschaft liefert, erhält man durch Currying – unabhängig von Überlegungen zum Tensorprodukt – einen Isomorphismus

insgesamt also einen kanonischen Isomorphismus : Dieser besteht auch bei unendlichen Dimensionen.

Anmerkung: Die folgenden linearen Abbildungen jedoch, in deren Bezeichnung der griechische Buchstabe  erscheint, sind daher Isomorphismen bei endlicher Dimension, bei unendlicher Dimension jedoch sind es lediglich Monomorphismen.

Zusammen mit der Universaldefinition erhält man auf diese Weise für  die folgende Identifikation:

Nun besteht ein kanonischer Isomorphismus zwischen einem endlichdimensionalen Vektorraum und seinem Bidualraum:

Nutzt man diese Tatsache, so kann man das Tensorprodukt von  und  also auch als den Dualraum des Vektorraums aller bilinearen Abbildungen  realisieren, endliche Dimensionen vorausgesetzt:

In Worten: Der Dualraum  des Raumes  der bilinearen Abbildungen ist eine Realisierung des Tensorprodukts . Dabei gilt ja . So kann man  als denjenigen Unterraum des Raums der Bilinearformen aus  definieren, der von solchen der Gestalt  aufgespannt wird, wobei  und  die Vektorräume  bzw.  durchlaufen. Im Falle unendlichdimensionaler Vektorräume ist es ein echter Unterraum (siehe obige Verweise).

Setzt man hierbei , so erhält man als Sonderfall die eben bereits verwendete Tatsache zurück, dass der Bidualraum  eines endlichdimensionalen Vektorraums  mit diesem kanonisch identifiziert werden kann.

Wer sogar die nichtkanonische Identifikation  vornimmt (etwa aufgrund eines auf  definierten Skalarproduktes), gelangt sogar zur (leicht Verwirrung stiftenden) Identifikation , denn sie verschweigt die Beimischung eines weiteren willkürlichen Tensors (eben des Skalarprodukts als einer Bilinearform). Stattdessen sollte die kanonische Identifikation  betrachtet werden. Dieser Homomorphismus und ähnliche Homomorphismen werden in den folgenden Unterabschnitten näher betrachtet.

Homomorphismen als Tensoren 
Dieser Isomorphismus lässt sich (wie folgt) explizit auf den elementaren Tensoren angeben und wird linear auf allgemeine Tensoren fortgesetzt:

Ersetzt man nun  durch seinen Dualraum und benutzt die natürliche Identifikation  mit dem Bidualraum für einen Vektorraum  endlicher Dimension, so erhält man einen Isomorphismus

der schon oben für den Fall  erwähnt wurde. Er darf als der kanonische Homomorphismus gelten, während die anderen hier genannten sich als Varianten aus ihm ergeben und nur der Vollständigkeit halber erwähnt werden. Für den Fall, dass beide Vektorräume unendlichdimensional sind, ist  nur ein natürlicher Monomorphismus.

Ebenso lässt sich , falls von endlicher Dimension, durch seinen Dualraum ersetzen, und man erhält:

Wenn beide durch ihr Dual ersetzt werden, erhält man:

Für den Vektorraum  von Homomorphismen lässt sich unter diesen Voraussetzungen explizit zeigen, dass er die für  geforderte universelle Eigenschaft erfüllt, zusammen mit der bilinearen Abbildung . Auf diese Weise hat man für  – auch ohne Konstruktion – eine konkrete Realisierung des Tensorproduktes gefunden, entsprechend natürlich für die anderen Beispiele.

Diese Realisierung liefert zudem ein greifbares Beispiel dafür, dass das Tensorprodukt auch für  nicht kommutativ ist:
Es ist unmittelbar abzulesen, dass  die beiden Tensoren  auf verschiedene Homomorphismen abbildet, sobald sie nur linear unabhängig sind. Ist jedoch , so gilt für die Bilder unter  tatsächlich , ganz analog zu der schon zuvor bekannten Rechenregel für Tensoren .

Bringt man – dank der endlichen Dimensionen – den natürlichen Isomorphismus  zusammen mit  bzw.  ins Spiel, so erhält man weitere Identifikationen.

Die Umkehrabbildung von  – unter Voraussetzung endlicher Dimension von  – wird folgendermaßen konstruiert:
Die Tatsache, dass für jede lineare Abbildung  und jede Linearform  das Kompositum  linear ist, bedeutet, dass folgende Abbildung wohldefiniert und ihrerseits linear ist:

Sie ist injektiv, weil die duale Paarung  nicht ausgeartet ist, das heißt, weil für jedes  ein  existiert mit .
Die Surjektivität folgt so: Ist  eine Bilinearform, so ist für jedes (festgehaltene)  die partielle Abbildung  als ein Vektor  des Bidualraumes zu verstehen, der jedoch (unter Verwendung von  beim Ausrufezeichen) in kanonischer Weise mit  selbst zu identifizieren ist. Setzt man nun , so erhält man eine lineare Abbildung  mit , wie gewünscht.
 Diese Abbildung tauchte bereits oben als Abbildung  auf, die durch bloßes Currying gewonnen wurde: Dafür ist lediglich  durch  zu ersetzen. Tatsächlich ist bereits durch Currying klar, dass eine Bilinearform  als Homomorphismus zu verstehen ist, wenn man beim Gleichheitszeichen  die Identifikation  voraussetzen darf.

Homomorphismen aus  lassen sich also als Bilinearformen interpretieren. Die Abbildungen  und  bzw. die Umkehrabbildung liefern im Falle  Interpretationen der so genannten gemischten Tensoren als Endomorphismen auf ; weitere Einzelheiten siehe diesen Abschnitt.

Homomorphismen einfacher Tensoren 
Im Lichte der Identifikation von Tensoren mit Homomorphismen wird deutlich, was einfache, reine oder elementare Tensoren sind: Sind sie von Null verschieden, so entsprechen ihnen die Homomorphismen vom Rang 1, also diejenigen Homomorphismen , für die eine der folgenden äquivalenten Bedingungen gilt:
 Es gibt einen Vektor  mit .
 
 Für eine (und mithin jede) Darstellungsmatrix  gilt: .
 Eine (und mithin jede) Darstellungsmatrix  ist Matrizenprodukt (vgl. diesen Abschnitt, erstes Beispiel) aus einem Spaltenvektor  und Zeilenvektor , also .
 Mit geeignet gewählten  und  gilt für die Einträge  der Matrix: .

Welche Rolle Spalten- und Zeilenvektor spielen, wird im folgenden Abschnitt klar.

Die genannte Charakterisierung ist für die Quantenverschränkung von Interesse: Gemäß der dortigen mathematischen Beschreibung korrespondieren die einfachen Tensoren mit den separablen oder Produktzuständen. Verschränkt sind hingegen jene Zustände, die nicht separabel sind. Die Koordinatenmatrix  verschränkter Zustände ist also durch  gekennzeichnet.

Aus Sicht des Matrizenkalküls 
Es lohnt sich zu beleuchten, wie sich die Abbildung  im Matrizenkalkül widerspiegelt. Um das Ergebnis vorwegzunehmen: Die Abbildung  besagt, dass eine Matrix

die einen Homomorphismus  bezüglich zweier Basen  und  von  bzw.  darstellt, sich als Tensor auffassen lässt, indem man die Zeilen als Linearformen  auf dem als Spaltenvektorraum notierten Vektorraum  auffasst:

So liefert die Darstellungsmatrix  in jeder Zeile für je einen eindimensionalen Unterraum  eine Linearform , sodass sich in der direkten Summe über diese Unterräume die gesamte Abbildung ergibt.
Denn genau dies geschieht bei der Multiplikation der Matrix  mit einem Koordinatenvektor.
Dabei wird die Notation mit hochgestellten Indizes verwendet, also  anstelle von . Diese Notation wird gerne benutzt, wenn duale Beziehungen durch die Notationsweise verdeutlicht werden sollen. (Häufig findet dann die einsteinsche Summenkonvention Anwendung.) Hochgestellte Indizes sind also im Folgenden keine Potenzen.

Zur Erläuterung: Es seien also  Vektorräume über dem Körper  endlicher Dimension mit  und ,
 eine Basis von  und  eine Basis von .
Dann sind diese Vektorräume die (inneren) direkten Summen ihrer eindimensionalen Unterräume  bzw. :

Mit den kanonischen Projektionen  (für ) gilt für jedes  die Beziehung , also lässt sich  als Summe

einzelner Abbildungen

darstellen, wobei stillschweigend die Einbettung  vorgenommen wird, da nur in diesem gemeinsamen „Oberraum“ die Addition der  ausgeführt werden kann. Definiert man nun für jedes  eine Abbildung  vermöge der Gleichung

so erhält man Linearformen , für die folgende Beziehung gilt:

Damit wird deutlich, wie die Abbildung  zu verstehen ist: Die lineare Abbildung  ist unter  das Bild des Tensors :

Die Abbildung  lässt sich also vermittels  als Tensor auffassen, nämlich als Summe elementarer Tensoren , deren jeder die zugehörige Komponentenabbildung  darstellt.

Mit der obigen darstellenden Matrix  bestimmt man für einen Vektor  mit Koordinatendarstellung  gemäß Matrizenkalkül die Koordinatendarstellung des Bildvektors  bekanntlich gemäß der Gleichung

Durch Vergleich mit der obigen Gleichung  erkennt man, wie sich die Linearformen  in der darstellenden Matrix  wiederfinden: Es sind gerade die Zeilenvektoren.

Für die Koeffizienten der Matrix  gilt also:

Hierin drückt sich die bekannte Merkregel aus, dass in der -ten Spalte () der darstellenden Matrix  der – auf die Basis  des Bildraums  bezogene – Koordinatenvektor  der Bildes  des Basisvektors  steht.

Anmerkung: Die dazu duale Merkregel besagt, dass in der -ten Zeile () der darstellenden Matrix  der – auf die zur Basis  des Definitionsraums  duale Basis  des Dualraums  bezogene – Koordinatenvektor  desjenigen Kovektors  steht, der die Abbildung  in der -ten Bildkomponente darstellt: .

Bezeichnet  die zu  gehörige duale Basis des Dualraums  von  ― definiert durch  ( mit dem Kronecker-Delta) ―, so lässt sich die lineare Abbildung als Linearkombination schreiben:

Dies ist ja gerade die definierende Gleichung für die Darstellungsmatrix , welche die Abbildung  bezüglich der Basen  und  darstellt.

Unter der Abbildung  korrespondieren also  und  miteinander: Dies sind die einfachen Tensoren, aus denen die Abbildung  zusammengesetzt ist.

Im Folgenden soll demonstriert werden, dass die Anwendung des Matrizenkalküls auf die Spaltenvektoren der zugehörigen Koordinatenräume  bzw.  implizit genau diese Zerlegung der linearen Abbildung  in die Summe von Linearformen  vornimmt. Dazu sei zunächst darauf hingewiesen, dass Skalare  – aufgefasst als -Matrizen – an Spaltenvektoren von rechts, an Zeilenvektoren jedoch von links heran multipliziert werden müssen. Dies ist zwar bei kommutativen Körpern (wie hier) gleichgültig, doch ist für den Formalismus hilfreich, dies im Hinterkopf zu behalten. Nun kann man die Matrix  in folgender – zunächst zweckfrei erscheinenden – Weise in eine Summe zerlegen, ganz der Zerlegung  entsprechend:

Die Linearformen  sind als Kovektoren (hier also Zeilenvektoren) im Koordinatenraum  bezüglich der zu  dualen Basis  (definiert durch  (Kronecker-Symbol)) dargestellt. Die links von diesen Linearformen stehenden Einheitsvektoren sind die Koordinatenvektoren der Basisvektoren  und stehen für die Projektionen . Multipliziert man nun einen Koordinatenvektor  für einen Vektor  (von rechts) an die Matrix , beachtet Distributivität und Assoziativität des Matrizenkalküls, so ergibt sich:

Dabei stellen die links von den Skalarfaktoren  stehenden Einheitsvektoren gerade die Koordinatenvektoren der Basisvektoren  dar. Diese Beziehung ist also die Entsprechung für die obige Zerlegung der Abbildung  in eine Summe elementarer Tensoren . Sie überträgt diese Zerlegung in die zugehörigen Koordinatenräume (bei gegebener Basiswahl) und zerlegt die Matrix  in eine Summe von Linearformen. Die Abbildung  wird im Matrizenkalkül also inhärent vollzogen.

Ähnlich lässt sich mit Hilfe der kanonischen Einbettungen  eine (zu  duale) Zerlegung angeben. Insgesamt ergibt sich die bekannte Tatsache, dass die Familie  der linearen Abbildungen  durch die Familie (lies: Matrix)  von Koeffizienten  gegeben ist:  für . Dabei korrespondiert offenbar  mit , also unter  mit . Dies soll nun in kompakter Notationsweise gezeigt werden, die bei der Betrachtung des tensoriellen Transformationsverhaltens von Nutzen ist.

Die Darstellungsmatrix als Matrix der Tensorkoordinaten 
Notiert man einen Vektor  mit seinem Koordinatenvektor  bezogen auf die – als Zeile notierte – geordnete Basis  in der Form  (und entsprechend für Vektoren in  mit seiner Basis ), und geht man von der definierenden Gleichung

für die Darstellungsmatrix  aus und notiert den Bildvektor  mit seinen Koordinaten  bezüglich der Basis  entsprechend, so erhält man:

Zur Abkürzung setze man

und notiere die geordnete duale Basis  als Spalte:

wobei .

Weiter setze man zur Abkürzung , sodass .

Dann lautet die definierende Gleichung für die Darstellungsmatrix  von  bezogen auf die Basen  und  schlicht und suggestiv

oder äquivalent:

Dabei liegen die einfachen Tensoren  und können infolgedessen in diesem Raum aufsummiert werden. Sie korrespondieren mit .

Mit diesen Notationen gilt für eine Matrix  und eine lineare Abbildung :

In Worten: Die Abbildung  deutet die Einträge der Darstellungsmatrix als Koordinaten des zugehörigen Tensors: Die Darstellungsmatrix liefert die Koordinatendarstellung des Tensors bezogen auf die induzierte Basis .

Für die duale Abbildung  gilt mit dieser Notation im Übrigen

oder – wenn man an die Stelle von  das Tupel der geordneten dualen Basis  einsetzt – in dualer Analogie zu obigen Beziehungen:

An der definierenden Gleichung für die Darstellungsmatrix sind erneut die beiden oben erwähnten Merkregeln ablesbar:
 Die Klammerung  oder aber die Gleichung  zeigen: In der -ten Spalte der darstellenden Matrix  stehen die Koordinaten  des Bildes  des -ten Basisvektors , – und dazu dual:
 Die Klammerung  bzw. die Gleichung  zeigen gleichermaßen: In der -ten Zeile der darstellenden Matrix  stehen die Koordinaten derjenigen Linearform , welche die -te Komponentenabbildung  auf den vom Basisvektor  aufgespannten Unterraum  beschreibt.

Man beachte, dass diese Notationsweise gültig bleibt, wenn  und  Rechts-Vektorräume über einem Schiefkörper  sind, sodass ihre Dualräume  bzw.  Links-Vektorräume über  sind. Diese Tatsache wird später aufgegriffen, wenn das kovariante bzw. kontravariante Transformationsverhalten gemischter Tensoren beleuchtet wird.

Kovektoren, Endomorphismen und die Spur eines Endomorphismus 
Der Vektorraum  habe endliche Dimension. Setzt man in den obigen natürlichen Homomorphismen , so erhält man den Isomorphismus

auf den einfachen Tensoren, nach dem Prinzip der linearen Fortsetzung auf den von diesen aufgespannten Tensorraum allgemeiner Tensoren fortgesetzt. Dabei genügt es, sich auf jene einfachen Tensoren  zu beschränken, die von Basisvektoren  bzw.  gebildet werden, denn diese spannen den ganzen Tensorraum auf.

Die Umkehrabbildung kann wie folgt beschrieben werden:
Es sei  eine Basis von , , sodass . Die kanonischen Projektionen seien mit  bezeichnet. Für  sei , sodass . Die Abbildung  definiert eine Linearform  durch . Mit diesen Kovektoren  gilt gerade .
Bezeichnet  die dazu duale Basis aus Kovektoren (Linearformen) , so können die Kovektoren  als Summe dargestellt werden: . Dann ist
.

Die quadratische Matrix  stellt den Tensor (bezüglich der Basis ) dar und ist zugleich die diesbezügliche Darstellungsmatrix des Endomorphismus  auf .

Nun betrachte die naheliegende Bilinearform

Anmerkung: Diese Abbildung ist die durch die Auswertung (Evaluation) der Linearform induzierte duale Paarung: Bei den Betrachtungen über den Bidualraum  wird gezeigt, dass sie nicht ausgeartet und bei endlicher Dimension folglich eine perfekte Paarung ist, sodass  kanonisch isomorph sind: Ein Vektor induziert durch die jeweilige Auswertung der Kovektoren auf ihm eine Linearform auf den Kovektoren, also können Vektoren als Linearformen auf den Kovektoren aufgefasst werden.

Gemäß der universellen Eigenschaft gibt es eine eindeutig bestimmte lineare Abbildung  mit .

Auf diese Weise erhält man eine Bilinearform, die so genannte Spur(bildung) (trace):

Diese Abbildung lässt sich (mit Hilfe von ) als Abbildung auf den Endomorphismen von  interpretieren.
Da für die duale Basis (gemäß ihrer Definition)  (Kronecker-Delta) gilt, folgt für die Spur eines Endomorphismus: , in Worten: Die Spur eines Endomorphismus ist die Summe der Diagonaleinträge einer Darstellungsmatrix. Dabei zeigen die Überlegungen, dass die Spur unabhängig von der Basiswahl ist.

Für Matrizen (gemäß der Koordinatendarstellung von Tensoren) lässt sich dies unmittelbar einsehen:
 Denn die Spur ist gegenüber Vertauschung invariant. Sind nämlich  und  zwei Matrizen, so gilt

 Also ist für drei Matrizen . Ist  eine Übergangsmatrix mit Inverser , so erhält man die Unabhängigkeit von der Basiswahl.

Eine weitere Perspektive auf die Spur liefert das charakteristische Polynom  eines Endomorphismus  bzw. einer dazugehörigen Darstellungsmatrix : , wobei . Dieses Polynom (in der Unbekannten ) hängt nicht von der Basiswahl ab: . Die Spur ist gerade der Koeffizient des Monoms .
Hintergrund: Ein Endomorphismus  induziert auf  die Struktur eines Moduls über dem Polynomring  in einer Unbekannten  durch . Auf diese Weise wird  zu einem Modul über dem Hauptidealring , der wegen  endlich erzeugt ist. (Dieser Polynomring enthält den Körper  und ist sogar ein euklidischer Ring.) Das charakteristische Polynom ist eine Strukturinvariante dieses Moduls, die durch den Elementarteilersatz (verstanden als Struktursatz für Moduln über Hauptidealringen) in Erscheinung tritt: Der Satz von Cayley-Hamilton zeigt, dass es sich um einen Torsionsmodul handelt, da . Daher teilt das Minimalpolynom das charakteristische Polynom, denn es ist das (hinsichtlich der Gradfunktion  als Bewertungs- oder Höhenfunktion) „minimale“ Polynom mit dieser Eigenschaft. Das Absolutglied des charakteristischen Polynoms ist im Übrigen die Determinante:  bzw. . Spur und Determinante werden im Abschnitt über die Norm und Spur kommutativer Algebren aufgegriffen.

Die Spur ist der Spezialfall der Tensorverjüngung oder Kontraktion für einfach kovariante und einfach kontravariante Tensoren, also jene vom Typ : Siehe dazu den Abschnitt über Tensoren vom Typ .

Multilineare Abbildungen und das mehrfache Tensorprodukt 
Einer Erweiterung der bisherigen Betrachtungen auf mehr als zwei Vektorräume als „Faktoren“ des Tensorprodukts steht nichts entgegen: Es geht dann nicht mehr um bilineare Abbildungen, sondern um multilineare Abbildungen und das -fache Tensorprodukt.

Für eine endliche Indexmenge  mögen  Vektorräume über dem Grundkörper  der (nicht notwendig endlichen) Dimensionen  bezeichnen. Ihre Basen seien mit  (für ) bezeichnet.
Die Basisvektoren seien mit  bezeichnet.

Eine -fach multilineare Abbildung  in einen -Vektorraum  ist eine Abbildung, die in jeder Komponente (bei festgehaltenen übrigen Komponenten) linear über  ist. Der Raum dieser multilinearen Abbildungen wird mit  bezeichnet.

Definition durch Konstruktion 
Zur Bequemlichkeit sei  gesetzt.

Setze als Tensorproduktraum

Anmerkung 1: Mit der oben definierten Notationsweise besteht übrigens eine Identifikation  durch . Die Verwendung des Zeichens  für das Koprodukt soll auf den größeren kategoriellen Zusammenhang hinweisen. Im vorliegenden Falle darf es schlicht als direkte Summe  verstanden werden.
Anmerkung 2: Dabei ist  als eine multiindizierte Koordinate zu verstehen. Dazu fasse  in folgender Weise als einen Multiindex  auf:

Anmerkung 3: Die Supermatrix  wird häufig mit dem Tensor, den sie darstellt, identifiziert. Sie ist sozusagen die Koordinatenmatrix des Tensors und wird mit ihm identifiziert, ähnlich wie Koordinatenvektoren mit dem durch sie dargestellten Vektor identifiziert werden. Die Bezugnahme auf die Basen  fließt bei dieser Identifikation stillschweigend ein.

Dabei sei  zunächst lediglich als ein Symbol aufgefasst. Für  steht es also für . (Die Schreibweise  wird vermieden, weil sie die Frage der Operatorassoziativität aufwürfe.)

Nun definiere die Abbildung

Durch multilineare Fortsetzung von  auf den gesamten Raum  definiere die gewünschte -fach multilineare Abbildung , das Tensorprodukt

Der (uni)lineare Fall 
Für den Fall der „Unilinearität“  liefert die obige basisabhängige Konstruktion des Tensorprodukts lediglich die von der gewählten Basis  abhängige Koordinatendarstellung eines Vektorraumes . Die universelle Eigenschaft zeigt auf, dass jede „unilineare“ (das heißt lineare) Abbildung  als lineare Abbildung dieses Koordinatenraums dargestellt werden kann – eine wohlvertraute Tatsache. Das Tensorprodukt verallgemeinert sie für den multilinearen Kontext des Produkts . Hierin lässt sich das Wesen des Tensorprodukts erblicken.

Der triviale Fall mehrerer eindimensionaler Faktoren 
Wie schon im bilinearen () Falle trivialisiert sich das multilineare Tensorprodukt für den Fall, dass alle  Vektorräume eindimensional sind: . Es ist dann – bis auf eine Isomorphie, die sich in einem Skalarfaktor  niederschlägt – durch ein Monom  gegeben und mithin mit der Körpermultiplikation (linear) identifizierbar. Eine beliebige multilineare Abbildung  ist ein lineares Abbild durch Multiplikation mit dem skalierenden Faktor .

Mit anderen Worten: Eine -fach multilineare Abbildung  verallgemeinert die Multiplikation  von  Faktoren aus dem Körper und entspricht somit einem Monom -ten Grades: Bilinearität verallgemeinert quadratische Monome, Trilinearität kubische Monome etc. pp.

Definition durch universelle Eigenschaft 
Unter einem Tensorprodukt der (endlichen) Familie von -Vektorräumen  versteht man eine -fach multilineare Abbildung  in einen -Vektorraum  mit einer der beiden folgenden äquivalenten Eigenschaften:
 Ist  eine multilineare Abbildung in einen -Vektorraum , so existiert genau eine lineare Abbildung  mit .
 Für jeden -Vektorraum  liefert der durch  gestiftete Rückzug  einen Isomorphismus von Vektorräumen

Man notiert das Tensorprodukt .

Kategorisch gesehen 
In der Sprache der Kategorientheorie formuliert ist das Tensorprodukt
 
das bis auf Isomorphie eindeutig bestimmte Anfangsobjekt in einer Kategorie von Objekten unter , die wie folgt definiert ist: Ihre Objekte sind die -fach multilinearen Abbildungen  in einen Vektorraum, und ein Morphismus  ist eine lineare Abbildung  mit . Für diese Eigenschaft des Anfangsobjektes sind hier äquivalente Formulierungen zu finden sowie eine Beziehung zu adjungierten Funktoren. Die letztere zeigt sich im kanonischen Isomorphismus  aus dem Abschnitt über natürliche Homomorphismen.

Definition durch Zurückführung auf bilineare Abbildungen und das Tensorprodukt mit zwei Faktoren 
Eine -fach multilineare Abbildung lässt sich auf eine -fach multilineare Abbildung zurückführen, denn die Definition der Multilinearität lässt sich durch Currying in folgende Gleichungen kleiden:

bzw.

wobei die Schreibweise  die Tilgung des durchgestrichenen Vektorraums  bedeuten möge.

Setzt man also sukzessive , so erhält man

Auf diese Weise lässt sich das -fache Tensorprodukt schrittweise auf das gewöhnliche -fache (bilineare) Tensorprodukt zurückführen – oder umgekehrt von ihm ausgehend mit Iterationsschritten  aufbauen.

Dabei zeigt sich, dass die Frage der Operatorassoziativität müßig ist: Beispielsweise sind die beiden -fachen Tensorprodukte  und  (als trilineare Abbildungen) isomorph. Dies ist der Grund dafür, dass die Klammern auch fortgelassen werden können:

Koordinatendarstellung von Tensoren 
Unter einem Tensor versteht man eine multilineare Abbildung
.

Gemäß der universellen Eigenschaft ist ein Tensor durch die Werte  auf den Basistupeln  festgelegt. Werden die Basen  mit  bezeichnet, so definiert die Familie

von Werten  den Tensor .

Im Falle , der ohnehin von besonderem Interesse ist, handelt es sich also um eine Supermatrix  mit Koeffizienten aus .

Dies ist die Koordinatendarstellung eines Tensors .

Beispiele:
 Im Falle eines Skalarproduktes, das eine Metrik liefert, führt dies zum Maßtensor.
 Im Falle der Determinante gelangt man zum Levi-Civita-Symbol oder Epsilontensor.

Lineare Abbildungen und Tensoren vom Typ (r,s) 
Von besonderem Interesse – vor allem in der Physik – ist der Fall, dass sämtliche Vektorräume  – bis auf dimensionsbehaftete Skalarfaktoren – gleich ein und demselben Vektorraum  oder seinem Dualraum  sind. Zur Abkürzung setze nun .
Bei endlicher Dimension haben dann beide gleiche Dimension , und wegen  bestehen Isomorphismen:
 

Man definiert (bis auf Isomorphie)

Die Elemente dieses Vektorraumes heißen (gemischte) Tensoren der Stufe , und zwar
 kontravariant von der Stufe , kovariant von der Stufe 
 oder kürzer -fach (oder -stufig) kontravariante und -fach (oder -stufig) kovariante Tensoren
 oder Tensoren des Typs 
 oder schlicht -Tensoren.
Tensoren vom Typ  heißen rein kontravariant von der Stufe , Tensoren vom Typ  hingegen rein kovariant von der Stufe .

Beispiele:
 -Tensoren lassen sich als Elemente des Vektorraums , also als Vektoren des „Ausgangs-Vektorraumes“ verstehen, oder aber als Linearformen auf dem Dualraum,
 -Tensoren lassen sich als Elemente des Dualraums , also als Linearformen oder Kovektoren auffassen,
 -Tensoren lassen sich als Bilinearformen (wie bspw. ein Skalarprodukt) auf  interpretieren, und allgemeiner:
 -Tensoren lassen sich als -fache Multilinearformen auf  deuten. Die Determinante ist ein Beispiel für : Sie ist sogar eine alternierende Multilinearform, siehe auch alternierende Tensoren.
 -Tensoren sind duale Paarungen auf  und können, wie weiter unten deutlich wird, mit Endomorphismen auf  oder auf  identifiziert werden.
 -Tensoren können dementsprechend mit Endomorphismen auf  oder  identifiziert werden. Dabei beachte (wegen endlicher Dimension):  bzw. 

Die Begriffe kontravariant und kovariant beziehen sich in diesem tensoriellen Kontext auf das Transformationsverhalten der Koordinatendarstellung bei einem Wechsel der Basis in dem als „Ursprungsraum“ auserkorenen Vektorraum. Letzterer ist – so legt es die Notation  nahe – der Vektorraum . Doch aus Sicht der Dualitätstheorie ist es ebenso legitim, den Vektorraum  als Dualraum seines Dualraumes  anzusehen und diesen als Ursprungsraum auszuersehen, also die Rollen zu tauschen: Dann ist (durch natürliche Isomorphie) . Wechselt man also die Basis nicht im Raum  sondern im Raum , so vertauschen sich entsprechend die Begriffe „kontravariant“ und „kovariant“, denn diese sind bezogen auf den Ursprungsraum, dessen Auswahl willkürlich ist. Genaugenommen müsste es also „kontravariant/kovariant in Bezug auf (das Transformationsverhalten bei Basiswechsel im Vektorraum) “ heißen. Dabei zieht ein Basiswechsel in  natürlich einen entsprechenden Wechsel der zugehörigen Dualbasis in  nach sich: Zur Betrachtung dieses Raumes ist  die geeignete Bezeichnungsweise. Ein Basiswechsel in  zöge den Wechsel der Dualbasis in  nach sich: Zur Betrachtung dieser Situation ist  die naheliegende Bezeichnungsweise, wenngleich die damit bezeichneten Räume isomorph sind. Näheres dazu weiter unten.

(r,s)-Tensoren als Homomorphismen 
In den Abschnitten über natürliche Homomorphismen und Homomorphismen als Tensoren wurde gezeigt, dass für zwei endlichdimensionale Vektorräume  und  folgender Isomorphismus besteht:

Wegen der natürlichen Isomorphismie  (nicht Gleichheit!) gilt ebenso

wobei auch die natürlichen Isomorphismien  (bzw. ) genutzt wurde.
Anmerkung: Tatsächlich gehen  und  durch Dualisierung (Rückzug)  der Homomorphismen  auseinander hervor, denn für endlichdimensionale Vektorräume  ist die folgende injektive Vektorraum-Homomorphismus aus Dimensionsgründen surjektiv, also ein Isomorphismus:

Angewandt auf  und  erhält man eine weitere Interpretation von -Tensoren, die im Übrigen schon auf die universelle Eigenschaft und Currying zurückgeht:

In Worten: Elemente von  lassen sich
 als -multilineare Abbildungen  oder
 als -multilineare Abbildungen 
auffassen.

Auch hier wird deutlich, dass die Begriffe kontravariant und kovariant davon abhängen, welcher Raum als der „Ursprungsraum“ betrachtet wird, in dem der Basiswechsel vollzogen wird. Die Konvention für die Bezeichnung  besagt, dass Basistransformationen im Vektorraum  vollzogen werden.

Koordinatendarstellung von (r,s)-Tensoren 
Zur Koordinatendarstellung wähle man eine Basis  von  und die dazugehörige duale Basis  von  definiert durch  (Kronecker-Delta). Die Koordinaten eines -Tensors

bezüglich dieser Basiswahl lauten dann

für beliebige Tupel .

Stellt man
 Vektoren  als Spaltenvektoren  bezüglich der Basis  dar, sodass , und
 dual dazu Kovektoren  als Zeilenvektoren  bezüglich der dualen Basis  dar, sodass ,
so lässt sich

als eine Supermatrix verstehen, die von rechts auf  Zeilen- und von links auf  Spaltenvektoren durch „Supermatrix-Multiplikation“ operiert. Sie stellt den -fach multilinearen Tensor  dar: Dieser ist -fach kontravariant und -fach kovariant. Gemäß üblicher Konvention werden die Koordinaten kontravarianter Vektoren – also solcher aus  – oben indiziert, während diejenigen kovarianter Vektoren – nämlich jener aus  – unten indiziert werden. Zur Vereinfachung der Summenschreibweise bietet sich die einsteinsche Summenkonvention an: Sie unterdrückt unter geeigneten Voraussetzungen die Notation des Summenzeichens.

Beispiele:
 Der Fall  liefert die Darstellungsmatrix eines Endomorphismus  zur Basis , aufgefasst als Tensor der Stufe .
 Der Fall  liefert die Darstellungsmatrix einer Bilinearform auf  – oder aber diejenige eines Endomorphismus  zur Basis , aufgefasst als Bilinearform, also als Tensor der Stufe .

Kontravarianz kontra Kovarianz: Tensoriell versus funktoriell 
In der Sprache der Kategorientheorie ist  ein Bifunktor, kontravariant im ersten, kovariant im zweiten Argument. Dies ist eine Aussage über das funktorielle Verhalten des Bifunktors .

Kovarianz und Kontravarianz von Tensoren betreffen jedoch Eigenschaften des Transformationsverhaltens der Tensoren  bei Koordinatentransformation im „Ursprungsraum“ : Sie beschreiben, wie sich Koordinaten bei Wechsel des Basisbezugs im Ursprungsraum verändern.

Zur Erläuterung: Es sei . Bildet die Matrix  eine – zeilenartig notierte – geordnete Basis  von  auf eine andere geordnete Basis  von  ab, d. h., gilt (in naheliegender Notationsweise) , so beschreibt  die zugehörige Koordinatentransformation der Vektoren von , denn für Koordinatenvektoren  bezüglich  gilt

Für Vektoren aus  sind also die transformierten Koordinaten  bezüglich  durch die lineare Transformation  gegeben.
Ebenso lässt sich aus der Gleichung  für einen Koordinatenvektor  von  folgern:

Mit anderen Worten: Während per definitionem die Darstellungsmatrix einer Basistransformation  (von rechts heranmultipliziert) die Basis  auf ihr Bild  wirft, transformiert dieselbe Darstellungsmatrix (nun jedoch von links heranmultipliziert) die -Koordinaten auf die -Koordinaten. Daher spricht man von Kontravarianz.

Ein kontravarianter Vektor entstammt also (per definitionem) einem Vektorraum, auf dem eine Gruppe von Basistransformationen operiert, sodass sich seine Koordinaten dabei kontravariant transformieren. Ist nämlich  die Übergangsmatrix der Basistransformation, so beschreibt  den Koordinatenübergang.

Anmerkung: Mit der im Abschnitt über die Darstellungsmatrix als Tensor eingeführten Notationsweise lässt sich dieser Sachverhalt so formulieren: Ist  eine Basistransformation mit der Darstellungsmatrix , definiert durch die Gleichung , so gilt:

Daraus folgt für die Darstellungsmatrix:

Hierbei ist  offensichtlich die Matrix der zugehörigen Koordinatentransformation, da 

Die zugehörigen dualen geordneten Basen  und entsprechend  des Dualraums  werden spaltenartig notiert und sind definiert durch

und analog 
Beschreibt eine Matrix  die Transformation , so gilt folglich , also .
Also wird (gemäß obigen Überlegungen) die Koordinatentransformation der Kovektoren bezüglich der zugehörigen dualen Basen  und  von  durch die Matrix  beschrieben:

Nun gilt es, einen strukturellen Aspekt zu beachten: Die Notationsweise spiegelt die „Seitigkeit“ der Vektorräume wider, d. h.: Werden – wie hier –  als Rechts-Vektorraum und seine Koordinatenvektoren als Spaltenvektoren notiert, so ist der Dualraum  ein Links-Vektorraum und seine Koordinatenvektoren sind Zeilenvektoren. Entsprechend geschieht auch die Multiplikation mit Darstellungsmatrizen in beiden Räumen von entgegengesetzten Seiten: Zeilenartig notierte Tupel treten von rechts, spaltenartig notierte Tupel hingegen von links an die Darstellungsmatrix; insbesondere treten Koordinatenvektoren für Rechts-Vektorräume (Spaltenvektoren) von rechts an die Darstellungsmatrix, während Koordinatenvektoren für Links-Vektorräume (Zeilenvektoren) von links an die Darstellungsmatrix herantreten, denn schließlich wird dadurch eine Summe von Skalarmultiplikationen notiert und Skalare müssen auf der richtigen Seite notiert werden. Wird aber – dank der Kommutativität des Grundkörpers  – diese strukturelle Unterscheidung in der Notation unterschlagen, indem beide Vektorräume mit gleicher Seitigkeit notiert werden, so ist zu beachten, dass beim Übergang zur Gegenseite die beteiligten Matrizen transponiert werden müssen, d. h., dass Zeilen- und Spaltenindex ihre Plätze tauschen. Dies bedeutet für die Koordinatenvektoren im Dualraum beispielsweise:

Sollen also die Koordinatenvektoren des Dualraums in derselben Form notiert werden wie diejenigen des Ursprungsraums, so müssen die Darstellungsmatrizen transponiert werden, bevor sie von der Gegenseite zwecks Matrizenmultiplikation an die Koordinatenvektoren herantreten. Dies kann man sich natürlich ebenso gut vor Augen führen, indem man die Summenprodukte sämtlich ausschreibt wie in diesem Artikel gezeigt.

Speziell für : Ist auf dem Vektorraum  ein hermitesches (bzw. symmetrisches) Skalarprodukt definiert, so gilt für unitäre Transformationen (bzw. orthogonale Transformationen)  bekanntlich , für selbstadjungierte Transformationen hingegen . Dabei bezeichne  die (zur adjungierten Abbildung gehörige) adjungierte Matrix, nämlich  die konjugiert-komplexe und transponierte Matrix (bzw.  die transponierte Matrix) von . – Für antisymmetrische Skalarprodukte (bzw. die symplektische Gruppe) lässt sich Entsprechendes ableiten: Siehe dazu die Rechnungen im Artikel zur Kovarianz und Kontravarianz, deren strukturelle Hintergründe hiermit hinreichend beleuchtet sein mögen.

Ein kovarianter Vektor hingegen entstammt einem Vektorraum, auf dessen Dualraum eine Gruppe linearer Basistransformationen operiert, sodass sich seine Koordinaten kovariant transformieren. Ist nämlich  die Darstellungsmatrix einer solchen Basistransformation, so beschreibt
  den Koordinatenübergang der kovarianten Vektoren, wenn Vektorraum und Dualraum gegenseitig notiert werden, um einem Schiefkörper  zu entsprechen, wohingegen
  den Koordinatenübergang der kovarianten Vektoren beschreibt, wenn – unter Ausnutzung der Kommutativität von  – Vektorraum und Dualraum gleichseitig notiert werden.

Anmerkung: Enthält die Gruppe linearer Basistransformationen nur symmetrische Transformationen, also solche mit , dann erübrigt sich die Fallunterscheidung der beiden Spiegelpunkte. Für orthogonale (), unitäre () bzw. selbstadjungierte Transformationen lässt sich die Aussage über die Matrix, die den Koordinatenübergang beschreibt, entsprechend umformulieren, denn für orthogonale Transformationen  gilt , für unitäre  bzw. für selbstadjungierte . 

Das funktorielle Verhalten eines Funktors muss vom tensoriellen Transformationsverhalten eines Tensors unterschieden werden.

Das äußere Produkt von Tensoren 
Das äußere Produkt von Tensoren – im Gegensatz zum inneren Produkt – ist schlicht das Tensorprodukt von Tensoren der Stufe  im Sinne der universellen Eigenschaft. Es muss also vom äußeren Produkt im Sinne des Dach-Produktes oder der Graßmann-Algebra unterschieden werden. Explizit bedeutet dies:

Sind zwei Tensoren  und  gegeben, so ist ihr äußeres Produkt ihr Tensorprodukt  gemäß diesem oder jenem Abschnitt, je nachdem, wie man Tensoren interpretiert.

Mit anderen Worten: Das äußere Produkt von Tensoren oder die Tensormultiplikation ist das Tensorprodukt von Tensoren (aufgefasst als Vektoren ihrer jeweiligen Tensorprodukträume). In der Koordinatendarstellung entspricht es dem Kronecker-Produkt.

So lässt sich das Tensorprodukt von Bilinearformen bilden und infolgedessen auch das Tensorprodukt quadratischer Formen, falls , denn mit Hilfe der Polarisationsformel gehen quadratische und symmetrische Bilinearformen auseinander hervor.

Der einfachste Fall ist das äußere Produkt eines Vektors mit einem Kovektor, das eine quadratische Matrix liefert, die offensichtlich den Rang  hat und einen einfachen, elementaren oder reinen Tensor der Stufe  darstellt:

Das äußere Produkt von Tensoren führt zu einer Erhöhung ihrer Stufe.

Beispiel: Tensorprodukt zweier Bilinearformen 
Das erwähnte Beispiel des äußeren Produktes zweier Bilinearformen sei explizit gezeigt: Es seien dazu zwei -Vektorräume  und  gegeben mit je einer Bilinearform:

und entsprechend für .
Dann definiere man – getreu dem Abschnitt über das Tensorprodukt linearer Abbildungen – eine Bilinearform auf dem Tensorproduktraum  durch Festlegung auf den einfachen Tensoren:

Beachte: Die hierbei auftretenden Summen bleiben stets endlich.

Dabei genügt – wie immer – die Festlegung auf den Basisvektor-Paaren.

Die gegebene Definition liefert – wie im Abschnitt über das Tensorprodukt linearer Abbildungen bereits gezeigt – die bilineare Abbildung des Bifunktors 

und daher (per universeller Eigenschaft) den natürlichen Monomorphismus .

Anhand der Definition ist offenkundig: Sind  bezüglich eines Skalarproduktes  eine Orthonormalbasis in  und entsprechend  eine Orthonormalbasis in  bezüglich seines Skalarproduktes , so ist  eine Orthonormalbasis in  bezüglich , das heißt:

Das innere Produkt von Tensoren 
Im Gegensatz dazu steht das innere Produkt eines Kovektors mit einem Vektor, das einen Skalar liefert:

Das innere Produkt ähnelt dem Standardskalarprodukt, unterscheidet sich von diesem jedoch dadurch, dass die Vektoren verschiedenen Räumen entstammen: Es ist eine Paarung aus Vektor und Kovektor durch Auswertung der Linearform auf ihrem Argument.

Das Standardskalarprodukt ist – dank der universellen Eigenschaft – interpretierbar als eine Linearform auf  (und mithin als Tensor aus ), das innere Produkt hingegen als Linearform auf  (mithin als Tensor aus ). Dennoch wird gelegentlich das Standardskalarprodukt als inneres Produkt bezeichnet.

Das innere Produkt ist ein Beispiel für eine Tensorverjüngung.

Spur und Verjüngung 
Die Spur eines Tensors  vom Typ  (also eines Endomorphismus) liefert einen Tensor vom Typ  (also einen Skalar), nämlich durch die Festlegung  für einfache (elementare) Tensoren und lineare Fortsetzung auf die allgemeinen Tensoren der Stufe .

Für einen solchen allgemeinen Tensor  und seine Darstellungsmatrix  ergibt sich gemäß der obigen Koordinatendarstellung:

wobei beim Ausrufezeichen „“ die einsteinsche Summenkonvention benutzt wird.

Ganz entsprechend induziert die Auswertung (Evaluation)  Abbildungen vom Raum der -Tensoren in den Raum der -Tensoren, die Kontraktion oder Spurbildung oder Tensorverjüngung genannt werden und eine Erniedrigung der Tensorstufe herbeiführen. Für eine solche Tensorverjüngung muss ein Paar  mit  und  gewählt werden: Denn in diesen Komponenten findet die Verjüngung durch Auswertung statt, während die anderen unverändert bleiben. Zu jedem derartigen Paar  gehört also eine Verjüngung:

Koevaluation 
Umgekehrt induziert (für ) die Koevaluation, definiert durch  (und lineare Fortsetzung, versteht sich) Erhöhungen der Stufe: . Diese Abbildung bildet offenbar einen Tensor – hier dargestellt durch seine Koordinaten  – auf das Tensorprodukt (Kronecker-Produkt) mit der Einheitsmatrix  (der Identität auf ) ab:

Lineare Abbildungen als Verjüngung 
Die Multiplikation von Matrizen und Vektoren lässt sich als Verjüngung von Tensoren verstehen: Die Abbildung

ist offensichtlich bilinear und faktorisiert folglich zu einer linearen Abbildung

Für den Fall  handelt es sich um die Abbildung

wobei  die Darstellungsmatrix eines Endomorphismus  bezüglich einer festgewählten Basis  bezeichne und  den Koordinatenvektor eines Vektors  bezüglich derselben Basis.

Für den Fall  hingegen erhält man die obige Spurabbildung.

Die Komposition als Tensorverjüngung und die Matrizenmultiplikation als verjüngtes Kronecker-Produkt 
Mit der im Abschnitt über die Darstellungsmatrix als Matrix der Tensorkoordinaten vorgestellten Bezeichnungsweise für Darstellungsmatrizen lässt sich leicht erkennen, dass die Komposition  von Homomorphismen  eine Kontraktion (Tensorverjüngung) ist und dass die Matrizenmultiplikation genau dies widerspiegelt.

Denn für Homomorphismen  und  ist die Kompositionsabbildung

offenkundig eine bilineare Abbildung. Nach obigen Überlegungen ist also die Komposition  ihrerseits das Kompositum dieser Abbildungen:

In der Tat ergibt sich, wenn in den Vektorräumen  und  die Basen  bzw.  gewählt werden und  gesetzt wird:

Dabei findet in der Mitte – ausgelöst durch die Evaluation  – die Kontraktion statt: Sie spiegelt sich darin wider, dass das Kronecker-Produkt  der Darstellungsmatrizen in das Matrizenprodukt  übergeht. Der Begriff der Verjüngung ist zwar genau genommen nur für die Räume  gemischter Tensoren definiert, aber es ist offensichtlich, wie er sich hier einordnet: Für den Fall  geht es um die Hintereinanderausführung von Endomorphismen  auf  und die Multiplikation quadratischer Darstellungsmatrizen, und diese liefern eine Kontraktion .

Tensorprodukt von Hilbert-Räumen 

Für das Tensorprodukt zweier Hilbert-Räume kann mutatis mutandis das Vorgehen gemäß dem Tensorprodukt zweier Bilinearformen herangezogen werden, zu beachten sind hierbei zwei wesentliche Punkte:
 Die Hermitesche Form bzw. das Hermitesche Skalarprodukt (also das „Hilbertprodukt“) auf Hilberträumen ist nicht bilinear, sondern sesquilinear über . Tatsächlich liefert die Definition gemäß dem Tensorprodukt zweier Bilinearformen im Falle zweier Sesquilinearformen ohne weiteres Zutun eine Sesquilinearform. Eine Hilbertbasis ist mit den Hilbertbasen der Ausgangs-Hilberträume gegeben, worauf im Abschnitt über das Tensorprodukt zweier Bilinearformen schon hingewiesen wurde.
 Die Definition eines Hilbert-Raums erfordert, dass dieser in der durch die Hilbertnorm, die das Hilbertprodukt mit sich bringt, induzierten Topologie vollständig (und somit bekanntlich zugleich ein Banachraum bezüglich der Hilbertnorm) ist.

Daher muss nach Bildung des „sequilinearen“ Tensorprodukts gemäß Abschnitt zum Tensorprodukt von Bilinearformen der Tensorproduktraum bezüglich der Hilbertnorm vervollständigt werden, um seine Vollständigkeit sicherzustellen und somit einen Hilbert-Raum aus dem Tensorprodukt zu erhalten, in welchem die lineare Hülle der Orthonormalbasis dicht liegt. Bei unendlicher Dimension ist dies nämlich nicht ohne Weiteres gewährleistet.

Für euklidische Räume gilt das entsprechende Vorgehen.

Anmerkung: Bei endlicher Dimension  sind ohnehin alle Normen äquivalent, sodass bei vollständigem Skalarkörper  stets ein vollständiger Vektorraum vorliegt, nämlich isomorph zu . Die Vollständigkeit des Skalarkörpers ist im hier interessierenden Fall  (bzw.  im Falle euklidischer Räume) gegeben.

Manche Autoren verleihen der Vervollständigung des „bloß sesquilinear algebraischen“ Tensorprodukts  zweier Hilbert-Räume  und  auch in der Schreibweise  Ausdruck, andere halten es ohne expliziten Notationshinweis für selbstverständlich, das – kategoriell gesehen – Notwendige zu tun.

Anwendung: Produktmaß quadratisch integrierbarer Funktionen 
Der Raum  der quadratisch integrierbaren Funktionen ist ein Hilbertraum. Somit ist es möglich, das Tensorprodukt zweier solcher Räume zu bilden und mithin das Produktmaß der zugrundeliegenden Maßräume.

Tensorprodukt von Moduln 
Das Tensorprodukt lässt sich – wie an anderer Stelle schon angedeutet – nicht nur für die Kategorie der Vektorräume bilden, sondern auch für die Kategorie der Moduln über einem (beliebigen, auch nichtkommutativen) Ring mit Einselement, freilich mit Auswirkungen auf manche seiner Eigenschaften. Im Folgenden werden Eigenschaften für das Tensorprodukt in der Kategorie der Moduln über einem kommutativen Ring  skizziert.

Vorab eine allgemeine Anmerkung: Jede abelsche Gruppe  lässt sich als Modul über dem Ring der ganzen Zahlen  vermöge  (per vollständige Induktion für jedes ) und durch , sodass . Die Kategorie der abelsche Gruppen und diejenige der -Moduln sind also äquivalent, siehe dazu auch diesen Link.

Tensorprodukt auf freien Moduln über kommutativen Ringen mit Einselement 
Alle Aussagen, die im Abschnitt über das Tensorprodukt auf Vektorräumen über einem Körper  getroffen wurden, gelten auch für das Tensorprodukt auf freien Moduln über einem kommutativen Ring mit Einselement.

Hintergrund: Im Abschnitt über das Tensorprodukt auf Vektorräumen wurde nicht benutzt, dass die Elemente des Körpers  (bis auf die 0) sämtlich invertierbar sind: . Es wurde nicht einmal verwendet, dass  als Ring nullteilerfrei ist. Wohl aber wurde benutzt, dass jeder Vektorraum direkte Summe seiner eindimensionalen Unterräume ist, deren jeder durch einen der Basisvektoren aufgespannt wird: . Diese Eigenschaft ist für die Konstruktion schon hinreichend – und für freie Moduln über einem Ring  mit Einselement aber (per definitionem) erfüllt. Wenn  sogar ein Körper ist – für Vektorräume also – lässt sich diese Tatsache dank der Invertierbarkeit nichtverschwindender Körperelemente sicherstellen.

Man kann also den obigen Abschnitt über das Tensorprodukt von Vektorräumen auch für freie Moduln über kommutativen Ringen mit Einselement lesen.

Tensorprodukt auf Moduln über Hauptidealringen 
Bei der Ermittlung des Tensorprodukts auf Moduln über einem Hauptidealring  sind der Elementarteilersatz und die Primärzerlegung hilfreich. Für den Fall  liefert dieser den Hauptsatz über endlich erzeugte abelsche Gruppen.

Beispiel aus der Zahlentheorie: ggT annulliert Tensorprodukt 
Der Ring  der ganzen Zahlen ist ein euklidischer Ring. Jeder euklidische Ring – wie etwa der Ring der Gaußschen Zahlen  oder die Polynomalgebra  über einem Körper – ist ein Hauptidealring. Das folgende Beispiel illustriert einen, wie ihre Primärzerlegung lehrt, für Torsionsmoduln über Hauptidealringen typischen Fall.

Betrachte für zwei ganze Zahlen  das Tensorprodukt  der Restklassenringe :

Ist  für zwei Zahlen , so gilt für jeden elementaren Tensor :

Tatsächlich lassen sich für den größten gemeinsamen Teiler  solche Zahlen  finden. Also annulliert der größte gemeinsame Teiler das gesamte Tensorprodukt:
.

Sind die beiden Zahlen gar teilerfremd, so ist der größte gemeinsame Teiler , und es folgt, dass das Tensorprodukt zur Nullgruppe kollabiert:
.
Daher ist eine -bilineare Abbildung  notwendig die triviale Nullabbildung.

Das Tensorprodukt abelscher Gruppen kann also zum Kollaps führen.

Man beachte hier den großen Unterschied zwischen direktem Produkt und Tensorprodukt: Während das Tensorprodukt zu

kollabiert, liefert das direkte Produkt nach dem Chinesischen Restsatz den Restklassenring
.

Tensorprodukt auf Moduln über kommutativen Ringen mit Einselement 

Sind die Moduln aber nicht frei über dem Ring , so gelingt die Konstruktion aus dem Abschnitt über das Tensorprodukt auf Vektorräumen nicht, eben weil die Ausgangsbasen nicht gegeben sind. Jedoch bleibt die Universaldefinition mit Hilfe multilinearer Abbildungen sinnvoll und definiert das Tensorprodukt auf Moduln über kommutativen Ringen mit Einselement. Allerdings bleibt die Frage der Existenz offen: Sie wird mittels einer allgemeineren Konstruktion nachgewiesen, siehe den Artikel über das Tensorprodukt von Moduln.

Polynommodul als Skalarerweiterung 
Der Polynommodul  eines Moduls  über einem kommutativen unitären Ring  wird definiert durch

und ist ein Modul sowohl über dem Polynomring  als auch über dem Ring .

Wendet man die Skalarerweiterung auf einen Modul  über einem unitären kommutativen Ring  an, indem man das Tensorprodukt mit der Polynomalgebra  (lediglich als Modul über  betrachtet) bildet, so erhält man eine Isomorphie zum Polynommodul :

Tensorprodukt auf Moduln über nicht-kommutativen Ringen mit Einselement 

Eine wesentliche Änderungen tritt ein, wenn der Ring  nicht kommutativ ist, und diese Änderungen betrifft folglich auch Vektorräume über Schiefkörpern: Das liegt daran, dass die Eigenschaft der Bilinearität für Elemente  zweier Moduln  (für ) und für eine bilineare Abbildung  folgende Identität impliziert:
.
Also operiert  auf dem Bild  und mithin auf dem von ihm aufgespannten -Untermodul kommutativ. Ist (für Bilinearformen etwa)  und hat der Ring keine Links-Nullteiler oder gibt es  mit , so ist der Ring notwendig kommutativ. Bilineare Abbildungen scheinen also (im Gegensatz zu „unilinearen“ Abbildungen) nach einer kommutativen Operation des Ringes auf dem Modul zu verlangen.

Daher wird diese Eigenschaft der Bilinearität in bedeutsamer, folgenschwerer Weise geändert: Das Tensorprodukt auf Moduln über nicht-kommutativen Ringen mit Einselement handelt nicht von bilinearen Abbildungen, sondern von Abbildungen anderer Art, und der Produktraum ist kein -Modul:

Dazu seien  ein Rechtsmodul,  ein Linksmodul über dem Ring ,  eine abelsche Gruppe (ein Modul (über dem Ring der ganzen Zahlen)).

Definition: Eine Abbildung  heißt -balanziert, wenn gilt: Sie ist additiv in jeder Komponente und darüber hinaus assoziativ in folgendem Sinne:
.

Nun wird die Universaldefinition an die über dem Ring balanzierten Abbildungen angepasst und liefert daher für diese das Tensorprodukt. Dabei ist das „Produkt“ eben nicht mehr bilinear, sondern balanziert.

Universaldefinition: Eine -balanzierte Abbildung  in eine abelsche Gruppe  wird als Tensorprodukt von  und  bezeichnet, wenn für jede abelsche Gruppe  der durch  gestiftete Rücktransport (Rückzug, Pullback)

bijektiv, mithin ein Isomorphismus von Gruppen ist. Man schreibt  und .

Dies hat zur Folge, dass der Tensorproduktraum  kein Modul über dem Ring  ist: Die „Skalarmultiplikation“ ist gewissermaßen eingekapselt und nicht mehr erreichbar, und der Tensorproduktraum ist lediglich ein Modul, also eine abelsche Gruppe, das heißt: ein Modul über dem Ring der ganzen Zahlen. Tatsächlich benötigt die Definition der Balanziertheit gar keine -Linearität des Moduls  (soll heißen: keine Skalarmultiplikation mit Ringelementen). Es genügt, dass  eine abelsche Gruppe ist. Entsprechend ist auch  eine abelsche Gruppe.

Tensorprodukt auf Vektorräumen über Schiefkörpern 
Der Fall des Tensorprodukts von (oder auf) Vektorräumen  über einem Schiefkörper  ordnet sich selbstverständlich dem soeben beschriebenen Fall des Tensorprodukts von Moduln über nicht-kommutativen Ringen unter, während der Abschnitt über das Tensorprodukt von Vektorräumen wesentlich die Kommutativität des Skalarkörpers benutzt. Insbesondere sind die natürlichen Homomorphismen  aus den Abschnitten über natürliche Homomorphismen und Homomorphismen als Tensoren nur noch Homomorphismen abelscher Gruppen (also von -Moduln), denn für einen Schiefkörper  ist die Menge  der Homomorphismen zwischen zwei Rechts-Vektorräumen (oder zwischen zwei Links-Vektorräumen) nur noch eine abelsche Gruppe (bei punktweiser Addition), kein Vektorraum: Die Begründung verläuft ähnlich wie in den obigen Überlegungen über den Zusammenhang zwischen Bilinearformen und der Kommutativität des Ringes.

Dank der Dualitätstheorie von Vektorräumen über Schiefkörpern bleiben die Dimensionsargumente auch für Schiefkörper bestehen. Allerdings ist darauf zu achten, dass im Tensorprodukt  die Faktoren auf der richtigen Seite stehen: Rechts-Vektorräume links, und Links-Vektorräume rechts, d. h., für einen Rechts-Vektorraum  und einen Links-Vektorraum  ist  definiert, nicht jedoch . Dementsprechend müssen die natürlichen Homomorphismen  notiert werden: Sie sind auf  definiert, nicht jedoch auf . Dies spiegelt sich ja auch im Matrizenkalkül wider. So lohnt es sich also, beim Lesen des Abschnittes über das Tensorprodukt von Vektorräumen darauf zu achten, an welchen Stellen – häufig unauffällig – die Kommutativität des Grundkörpers  genutzt wird.

Skalarerweiterung 
Es sei  ein Rechtsmodul über dem unitären Ring ,  ein Linksmodul über dem unitären Ring  und  ein Ringhomomorphismus in den unitären Ring  Dann wird  durch  zu einem Linksmodul über dem Ring , und mithin ist das Tensorprodukt  definiert.

Dies gilt insbesondere für  selbst, betrachtet als Linksmodul über sich selbst: .

Bei kommutativen Ringen  entsteht mit  ein Modul über dem Ring . Dieser Vorgang wird als Skalarerweiterung bezeichnet.

Bei Anwendung der Skalarerweiterung auf den Fall des kanonischen Homomorphismus  für ein Ideal  in  ist die Sequenz

exakt, und man erhält einen Isomorphismus von Moduln über :

Im Falle eines Körperhomomorphismus  handelt es sich notwendig um einen Monomorphismus , also um eine Körpererweiterung  von , und es ergibt sich der im Abschnitt Erweiterung der Skalare beschriebene Fall.

Gestalt der Tensoren 
Für die Gestalt der Tensoren gelten analoge Aussagen wie im Falle des Tensorprodukts auf Vektorräumen; siehe auch den Abschnitt zum Rang von Tensoren.

Elementare Tensoren 
Ein elementarer Tensor (auch reiner oder einfacher Tensor) im Tensorprodukt  ist ein Element von der Form  mit .

Allgemeine Gestalt 
Jedes Element des Tensorprodukts ist eine endliche Summe von elementaren Tensoren. Im Allgemeinen lässt sich nicht jeder Tensor als elementarer Tensor schreiben.

Zum Beispiel ist der Tensor  kein elementarer Tensor im Tensorprodukt , wobei  die Standardbasisvektoren sind (dagegen  durchaus).

Ist  ein kommutativer Ring und  ein von einem Element erzeugter -Modul, dann ist jeder Tensor des Tensorprodukts  ein elementarer Tensor für jeden beliebigen -Modul

Tensorprodukt von Algebren 
Es seien nun  ein kommutativer Ring mit Einselement sowie  und  unitäre Algebren über dem Ring .
Dabei bezeichne  die Menge der -Algebren-Homomorphismen von  in .

Definition 
Auf dem für  und  als -Moduln definierten Tensorprodukt  lässt sich die Struktur einer -Algebra in folgender Weise definieren:

Anmerkung: Offenbar ist dann stets  Also sind die aus dem Tensorprodukt  durch Currying gewonnenen partiellen Abbildungen  und  nicht nur linear über dem Ring , sondern auch -Algebren-Homomorphismen:

 und

Überdies gilt für sie .

Entsprechend lässt sich für -Algebren  auf dem für sie als -Moduln definierten Tensorprodukt  die Struktur einer -Algebra in folgender Weise definieren:

Universelle Eigenschaft 
Ist  eine -Algebra und sind  sowie  Algebren-Homomorphismen mit  für jedes Paar , so gibt es einen eindeutig bestimmten -Algebren-Homomorphismus

für jedes Paar .

Entsprechend lässt sich auch die universelle Eigenschaft für mehrere Faktoren formulieren.

Tensorprodukt und Koprodukt 
Es sollen nun Tensorprodukt und Koprodukt in der Kategorie unitärer Algebren über einem kommutativen unitären Ring beschrieben und verglichen werden.

In einem der folgenden Abschnitte wird hierauf aufbauend deutlich werden, dass Tensorprodukt und Koprodukt in der Kategorie kommutativer Algebren dasselbe universelle (initiale) Objekt beschreiben.

In diesem Abschnitt sei zunächst jedoch von nicht notwendig kommutativen, unitären Algebren die Rede.

Vorüberlegung 
Für -Algebren  bezeichne  diejenige Teilmenge der Menge  aller -bilinearen Abbildungen , die zudem multiplikativ auf dem direkten Produkt sind, das heißt, für die gilt:
 für jedes Tupel .

Für ein solches  setze

Dann gilt  für jedes Tupel , und ferner ist für je zwei Indizes  stets die Vertauschbarkeit  für jedes Paar  gegeben.

Anmerkung: Man beachte, wie sich auch hier, im Falle der Algebren, eine Vertauschbarkeitseigenschaft der beteiligten multiplikativen Struktur auf naheliegende Weise „empfiehlt“, sobald . Ähnliches war auch schon im Falle des Tensorprodukts für Moduln (und Vektorräume) festzustellen: Die Betrachtung bilinearer () oder multilinearer () Abbildungen ließ es sinnvoll erscheinen, die Kommutativität des Grundrings  bzw. des Grundkörpers  vorauszusetzen. Siehe dazu die Anmerkungen zum Fall nicht kommutativer Ringe. Nun ist sogar die Multiplikation der gesamten Algebra davon betroffen.

Nun bezeichne  diejenige Teilmenge der Menge  aller Familien  von Abbildungen , die jene Bedingung der Vertauschbarkeit erfüllen, die soeben für die  verifiziert wurde, dass nämlich für zwei Indizes  stets  für jedes Paar .

Mit diesen Bezeichnungen besteht eine Bijektion von Mengen

Die Umkehrung ist durch  gegeben.

Universelle Eigenschaft des Tensorprodukts 
Es sei eine Abbildung  endlich vieler unitärer Algebren  über einem kommutativen unitären Ring  gegeben.

Definition: Die Abbildung  heißt, zusammen mit , das Tensorprodukt der Algebren , wenn gilt:
 Zu jedem Algebren-Homomorphismus  in eine unitäre -Algebra  gibt es einen eindeutig bestimmten Algebren-Homomorphismus  mit .
 Äquivalent ist die Forderung:  ist bijektiv.

Wie oben gezeigt, ist die Existenz des Tensorprodukts gesichert: Man nehme das Tensorprodukt der Moduln  und versehe es, wie oben beschrieben, dank der Algebrenstruktur der  mit der Struktur einer Algebra.

Universelle Eigenschaft des Koprodukts 
Es sei nun eine Familie von Abbildungen  endlich vieler unitärer Algebren  über einem kommutativen unitären Ring  gegeben.

Definition: Die Abbildungen  heißen, zusammen mit , das Koprodukt der Algebren , wenn gilt:
 Zu jeder Familie von Algebren-Homomorphismen  in eine unitäre -Algebra  gibt es einen eindeutig bestimmten Algebren-Homomorphismus  mit der Eigenschaft:
 für jedes .
 Äquivalent ist die Forderung:  ist bijektiv.

Dabei zieht die Vertauschbarkeitsbedingung der Familie  offensichtlich die der Familie  nach sich:

Ist diese Bedingung erfüllt, so ist die Forderung der universellen Eigenschaft äquivalent mit , wobei  und ebenso  gemäß den obigen Vorüberlegungen.

Allerdings ist die Vertauschbarkeitsbedingung der Familie  nicht Bestandteil der universellen Eigenschaft das Koprodukts. Im Allgemeinen ist sie nicht erfüllt: Hierin besteht gerade der Unterschied zum Tensorprodukt. Doch in der Kategorie kommutativer Algebren verschwindet dieser Unterschied: Das ist der Inhalt des folgenden Abschnittes.

Tensorprodukt und Koprodukt in der Kategorie kommutativer Algebren 
Nun wird deutlich, dass Koprodukt  und Tensorprodukt  in der Kategorie der kommutativen Algebren über kommutativen Ringen mit Einselement – bis auf Isomorphie, versteht sich – dasselbe universelle (initiale) Objekt beschreiben. Denn mit Blick auf die in der Vorüberlegung erwähnte Bijektion bleibt für die Kategorie kommutativer Algebren nur noch festzustellen, dass die Vertauschbarkeitseigenschaft stets gegeben ist:

Ist  das (universelle) Tensorprodukt kommutativer Algebren, so sind die Abbildungen  aus der Vorüberlegung als Einbettungen  im Sinne des Koproduktes zu verstehen.

Tensorprodukt kommutativer unitärer Ringe 
Insbesondere ist also das Koprodukt kommutativer Ringe mit Einselement dasselbe wie das Tensorprodukt dieser Ringe (als Algebra über den ganzen Zahlen verstanden) über .

Norm und Spur kommutativer Algebren 
Es sei  eine unitäre kommutative Algebra der endlichen Dimension  über dem Körper . Die Multiplikation mit einem Element  ist ein Endomorphismus in der Algebra  als einem Vektorraum über  und mithin ein Tensor:

wobei  den Dualraum des -Vektorraums  bezeichnen möge.
Gemäß dem Abschnitt über die Spur eines Endomorphismus ist daher jedem Element seine Norm und Spur zugeordnet:

und

Beide können anhand einer Darstellungsmatrix berechnet werden.
Die Spur ist eine -lineare Abbildung mit .
Wegen  und der Multiplikativität der Determinante ist auch die Norm multiplikativ:

Da , bildet die Norm die Einheitengruppe  der Algebra  in die Einheitengruppe  des Körpers  ab und ist somit ein Gruppenhomomorphismus:

Aufgrund der -fachen Multilinearität der Determinante ist auch die Norm -fach multilinear, d. h.

oder – was gleichbedeutend ist:  für .

Ist die Algebra sogar ein Körper , so handelt es sich um eine Körpererweiterung .

Eine Anwendung in der algebraischen Zahlentheorie 
Im Folgenden eine Anwendung aus der algebraischen Zahlentheorie.
Es sei  eine endliche, separable Erweiterung algebraischer Zahlkörper oder – allgemeiner – globaler Körper der Dimension , und es sei  eine – diskrete oder archimedische – Primstelle von , und  bezeichne den bezüglich dieser Primstelle komplettierten, mithin lokalen Körper. Dann kommutiert folgendes Diagramm mit den hierdurch induzierten Abbildungen:

Dabei wird das Tensorprodukt  als Grundkörpererweiterung, freilich für kommutative Algebren, aufgefasst, sodass . Die (durch die Bewertungsnorm definierte) Topologie des Grundkörpers  induziert daher auf der endlichdimensionalen Algebra, dem Tensorprodukt , eine Topologie.

Jede Primstelle  von  über  induziert nun Körperhomomorphismen

sowie

Da diese selbstverständlich die Vertauschbarkeitsbedingung erfüllen, liefert die universelle Eigenschaft des Tensorprodukts (eigentlich des Koprodukts) zu jeder Primstelle  einen -Algebren-Homomorphismus

mit  und .

Diese Familie von Algebren-Homomorphismen  liefert also einen -Algebra-Homomorphismus

sodass
 für jedes 
und
 für jedes .
Mit einigen Argumenten (u. a. Approximationssatz der Bewertungstheorie) lässt sich zeigen, dass dieser -Algebra-Homomorphismus ein algebraischer und topologischer Isomorphismus bezüglich derjenigen Topologie ist, die auf den kommutativen Algebren durch die beteiligten Primstellen induziert wird.
Zur Erklärung im Einzelnen: Zunächst ist festzustellen, dass die Topologie auf dem Tensorprodukt durch die Norm auf dem erweiterten Grundkörper  und eine Auswahl einer Basis induziert wird: Dabei hat die Auswahl der Basis keinen Einfluss auf die Topologie, da Normen endlichdimensionaler Vektorräume äquivalent sind. Als -lineare Abbildung ist die Abbildung  für jede Primstelle  stetig, also auch . Daher sind die Bilder  und ebenso  als endlichdimensionale Vektorräume über dem kompletten Grundkörper  komplett, liegen also abgeschlossen im Produkt . Andererseits liegt das Bild  dicht, da nach dem Approximationssatz schon die „Diagonaleinbettung“  dicht liegt. Also ist  surjektiv. Daraus folgt die Surjektivität, da die Dimensionen – der Separabilität wegen! – übereinstimmen:

Also ist  stetiger Isomorphismus von -Algebren. Die Stetigkeit seiner Umkehrabbildung  folgt nun – wie schon oben – aus ihrer Linearität über .

Tensorprodukt von Darstellungen 
Seien

lineare Darstellungen. Wir definieren die lineare Darstellung

in das Tensorprodukt von  und  durch

für , wobei das Tensorprodukt von Matrizen das Kronecker-Produkt ist.
Diese Darstellung wird äußeres Tensorprodukt der Darstellungen  und  genannt. Existenz und Eindeutigkeit folgen aus der universellen Eigenschaft des Tensorprodukts.

Seien  und  zwei lineare Darstellungen derselben Gruppe und sei  dann kann

definiert werden durch

für  Man schreibt dafür  Die Abbildung  definiert dann eine lineare Darstellung von  die ebenfalls Tensorprodukt der gegebenen Darstellungen genannt wird.

Man muss diese beiden Fälle jedoch strikt unterscheiden. Der erste Fall ist eine Darstellung des Produkts zweier Gruppen in das Tensorprodukt der jeweils zugehörigen Darstellungsräume. Der zweite Fall ist eine Darstellung einer Gruppe  ins Tensorprodukt von Darstellungsräumen dieser Gruppe. Der zweite Fall kann jedoch als Spezialfall des ersten Falls angesehen werden, indem man die diagonale Untergruppe  betrachtet. Die Definitionen können endlich oft iteriert werden.

Seien  und  Darstellungen der Gruppe  dann ist  eine Darstellung, wie durch die Identifikation

ersichtlich ist. Sei  und sei  die Darstellung auf   die Darstellung auf   die Darstellung auf  Dann liefert die obige Identifikation die Gleichung

für alle 

Die irreduziblen Darstellungen von  sind bis auf Isomorphie genau die Darstellungen , für die  und  die irreduziblen Darstellungen von  bzw.  sind.

Dieses Ergebnis schränkt das Studium der Darstellungen von  auf das Studium der Darstellungen von  und  ein.

Das folgende Beispiel illustriert den Unterschied zwischen direkter Summe und Tensorprodukt.
Sei

die lineare Darstellung, die gegeben ist durch

Und sei

die lineare Darstellung, die gegeben ist durch

Dann ist das äußere Tensorprodukt

gegeben durch  wobei 
Die lineare Abbildung  die zum Erzeuger  gehört, ist dann in der Basis von  gegeben durch:

Ein Vergleich mit der direkten Summe zeigt den Unterschied. Die erhaltenen Darstellungen besitzen auch nicht denselben Grad.

Symmetrisches und alternierendes Quadrat 
Sei  eine lineare Darstellung von  und  eine Basis von  Definiere

indem wir

linear fortsetzen. Dann gilt

und  Damit zerfällt  in

wobei

und

Diese Unterräume sind -invariant und definieren so Teildarstellungen, die symmetrisches bzw. alternierendes Quadrat genannt werden. Diese Teildarstellungen existieren auch für  werden dann allerdings mit Hutprodukt  und symmetrisches Produkt  bezeichnet. Im Falle  ergibt sich  dann im Allgemeinen nicht mehr als die direkte Summe der beiden Produkte.

Weiterführende Begriffe 
In der Algebra:
 Flachheit
 Brauergruppe

In der Kategorientheorie:
 Kommakategorie
 Universelle Eigenschaft
 Adjungierte Funktoren
 Darstellbare Funktoren

In der homologischen Algebra:
 Tor-Funktor als links abgeleiteter (derivierter) Funktor des Tensorprodukts
 Ext-Funktor als rechts abgeleiteter (derivierter) Funktor des Hom-Funktors
 Exakte Funktoren

In der Differentialgeometrie:
 Tensorfeld
 Differentialform
 Vektorbündel

In der Funktionalanalysis:
 Projektives Tensorprodukt (Banachräume, lokalkonvexe Räume)
 Injektives Tensorprodukt (Banachräume, lokalkonvexe Räume)
 Hilbertraum-Tensorprodukt
 Tensorprodukt für Von-Neumann-Algebren
 Räumliches Tensorprodukt (C*-Algebren)
 Maximales Tensorprodukt (C*-Algebren)

Aus der Physik:
 Quantenverschränkung
 Kontinuumsmechanik
 Spannungstensor
 Verzerrungstensor
 Trägheitstensor

Informatik (neuronale Netzwerke), Neurowissenschaften, Sprachwissenschaften:
 Tensornetzwerke

Literatur 
 Siegfried Bosch: Algebra. 7. Auflage. Springer-Verlag, 2009, ISBN 3-540-40388-4, doi:10.1007/978-3-540-92812-6. Abschnitt 4.11: Tensorprodukt von Vektorräumen, S. 230 und Abschnitt 7.2: Tensorprodukt über Ringen, S. 299.
 Bartel Leendert van der Waerden: Algebra I, unter Benutzung von Vorlesungen von E. Artin und E. Noether, 8. Auflage (der Modernen Algebra), Springer-Verlag, 1971, Heidelberger Taschenbücher Band 12, ISBN 3-540-03561-3. Kapitel IV (Vektorräume und Tensorräume, S. 62), insbesondere § 24 ff., S. 76 ff.
 Bartel Leendert van der Waerden: Algebra II, unter Benutzung von Vorlesungen von E. Artin und E. Noether, 5. Auflage (der Modernen Algebra), Springer-Verlag, 1967, Heidelberger Taschenbücher Band 23, ISBN 3-540-03869-8. Kapitel XIII Algebren § 93 (Beispiele von Algebren, S. 37 ff.) und § 94 (Produkte und verschränkte Produkte, S. 42 ff.).
 Horst Schubert: Kategorien I, Springer-Verlag, 1970, Heidelberger Taschenbücher Band 65.
 Serge Lang: Algebra, Chapter XVI, 2nd edition, Addison-Wesley, 1984, ISBN 0-201-05487-6. 3rd edition, New York, Springer, 2002, ISBN 0-387-95385-X.
 Serge Lang: Algebraic number theory, Graduate Texts in Mathematics 110. 2. Auflage. Springer-Verlag, New York 1994, ISBN 0-387-94225-4.
 Lek-Heng Lim: Tensors in computations. arXiv:2106.08090. Acta Numerica, Volume 30, 2021.
 Jens Carsten Jantzen, Joachim Schwermer: Algebra, Springer, Berlin/Heidelberg 2006, ISBN 3-540-21380-5, insbesondere Kapitel VII und IX.
 Helmut Hasse, Walter Klobe: Aufgabensammlung zur höheren Algebra, Sammlung Göschen, Band 1082, Walter de Gruyter & Co, Berlin, 1961. S. 82 f.
 Jean Dieudonné: Grundzüge der modernen Analysis, Friedrich Vieweg + Sohn, Braunschweig 1976, Lizenzausgabe für die Deutsche Demokratische Republik und die übrigen sozialistischen Länder, Lizenz-Nr. 206 435/5/76 und 206 435/6/76, Band 3 und 4, jeweilige Anhänge Ergänzungen aus der Algebra, A.10 und A.20.
 Gottfried Köthe: Topological Vector spaces I, Springer-Verlag, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften in Einzeldarstellungen, Band 159, 2. Auflage, New York 1969, ISBN 0-387-04509-0, § 9. The algebraic dual space. Tensor products, 7. Linear mappings of tensor products, Seite 80 (Übersetzer: D. J. H. Garling, Originaltitel: Topologische Lineare Räume I).
 Nicolas Bourbaki: Elements of Mathematics, Algebra I, 2. Auflage, Springer-Verlag, 1998, ISBN 3-540-64243-9, Chapters 1–3, § 4. Relations between tensor products and homomorphism modules. No. 4 und Exercises 2, 3, 4, 7, Seiten 274, 396–398 (, nicht abrufbar).
 Falko Lorenz: Lineare Algebra II, Bibliographisches Institut Wissenschaftsverlag, dritte Auflage, Mannheim/Wien/Zürich 1991, ISBN 978-3-41-115233-9.
 Ina Kersten: Brauergruppen. Universitätsdrucke Göttingen, Göttingen 2007, PDF (abgerufen an Himmelfahrt, 13. Mai 2021).
 Ina Kersten: Brauergruppen von Körpern, Verlag Vieweg, Braunschweig, Wiesbaden, 1990, ISBN 3-528-06380-7.

Anmerkungen

Einzelnachweise 

Algebra
Lineare Algebra